|-
|(10001) Palermo||1969 TM1|| align=right|13,9|| align=right|2,377|| align=right|0,135|| align=right|7,43|| align=right|3,665||MBA||8. října 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(10002)||1969 TQ1|| align=right|13,3|| align=right|3,156|| align=right|0,162|| align=right|2,99|| align=right|5,607||MBA||8. října 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(10003)||1971 UD1|| align=right|14,6|| align=right|2,214|| align=right|0,129|| align=right|1,58|| align=right|3,293||MBA||26. října 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(10004) Igormakarov||1975 VV2|| align=right|12,8|| align=right|3,112|| align=right|0,183|| align=right|16,78|| align=right|5,489||MBA||2. listopadu 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(10005) Chernega||1976 SS2|| align=right|14,1|| align=right|2,333|| align=right|0,213|| align=right|3,41|| align=right|3,563||MBA||24. září 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(10006) Sessai||1976 UR15|| align=right|13,5|| align=right|2,636|| align=right|0,058|| align=right|9,91|| align=right|4,279||MBA||22. října 1976||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(10007)||1976 YF3|| align=right|11,6|| align=right|3,153|| align=right|0,105|| align=right|13,40|| align=right|5,599||MBA||16. prosince 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(10008) Raisanyo||1977 DT2|| align=right|13,7|| align=right|2,740|| align=right|0,034|| align=right|1,46|| align=right|4,534||MBA||18. února 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(10009) Hirosetanso||1977 EA6|| align=right|14,3|| align=right|2,398|| align=right|0,106|| align=right|4,11|| align=right|3,713||MBA||12. března 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(10010) Rudruna||1978 PW3|| align=right|14,3|| align=right|2,464|| align=right|0,147|| align=right|6,43|| align=right|3,867||MBA||9. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych; L. I. Černych
|-
|(10011) Avidzba||1978 QY1|| align=right|14,0|| align=right|2,446|| align=right|0,102|| align=right|4,68|| align=right|3,825||MBA||31. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(10012) Tmutarakania||1978 RE3|| align=right|14,9|| align=right|2,442|| align=right|0,189|| align=right|1,56|| align=right|3,816||MBA||3. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych; L. G. Karačkina
|-
|(10013) Stenholm||1978 RR8|| align=right|14,4|| align=right|2,439|| align=right|0,236|| align=right|11,12|| align=right|3,808||MBA||2. září 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(10014) Shaim||1978 SE3|| align=right|13,8|| align=right|2,434|| align=right|0,113|| align=right|3,04|| align=right|3,797||MBA||26. září 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(10015)||1978 SA5|| align=right|15,0|| align=right|2,205|| align=right|0,201|| align=right|0,82|| align=right|3,273||MBA||27. září 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(10016) Yugan||1978 SW7|| align=right|13,9|| align=right|2,457|| align=right|0,141|| align=right|4,56|| align=right|3,850||MBA||26. září 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(10017)||1978 UP2|| align=right|13,7|| align=right|2,187|| align=right|0,148|| align=right|9,09|| align=right|3,233||MBA||30. října 1978||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(10018)||1979 MG4|| align=right|13,2|| align=right|3,095|| align=right|0,140|| align=right|1,67|| align=right|5,445||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(10019)||1979 MK7|| align=right|13,7|| align=right|3,085|| align=right|0,111|| align=right|2,85|| align=right|5,417||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(10020)||1979 OQ5|| align=right|12,6|| align=right|3,124|| align=right|0,075|| align=right|4,85|| align=right|5,520||MBA||24. července 1979||Palomar||S. J. Bus
|-
|(10021) Henja||1979 QC1|| align=right|14,4|| align=right|2,347|| align=right|0,175|| align=right|11,69|| align=right|3,595||MBA||22. srpna 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(10022) Zubov||1979 SU2|| align=right|13,8|| align=right|2,369|| align=right|0,133|| align=right|5,40|| align=right|3,646||MBA||22. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(10023) Vladifedorov||1979 WX3|| align=right|14,0|| align=right|2,435|| align=right|0,179|| align=right|1,94|| align=right|3,799||MBA||17. listopadu 1979||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(10024) Marthahazen||1980 EB|| align=right|14,2|| align=right|2,450|| align=right|0,093|| align=right|2,04|| align=right|3,834||MBA||10. března 1980||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(10025) Rauer||1980 FO1|| align=right|12,6|| align=right|2,907|| align=right|0,066|| align=right|1,25|| align=right|4,955||MBA||16. března 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(10026)||1980 RE1|| align=right|13,8|| align=right|2,571|| align=right|0,174|| align=right|8,72|| align=right|4,122||MBA||3. září 1980||Kleť||A. Mrkos
|-
|(10027) Perozzi||1981 FL|| align=right|14,2|| align=right|2,370|| align=right|0,188|| align=right|7,91|| align=right|3,647||MBA||30. března 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(10028) Bonus||1981 JM2|| align=right|14,3|| align=right|2,431|| align=right|0,178|| align=right|1,66|| align=right|3,790||MBA||5. května 1981||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(10029) Hiramperkins||1981 QF|| align=right|14,1|| align=right|2,556|| align=right|0,249|| align=right|3,65|| align=right|4,086||MBA||30. srpna 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(10030) Philkeenan||1981 QG|| align=right|13,5|| align=right|3,064|| align=right|0,188|| align=right|1,19|| align=right|5,362||MBA||30. srpna 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(10031) Vladarnolda||1981 RB2|| align=right|12,9|| align=right|2,589|| align=right|0,200|| align=right|12,93|| align=right|4,166||MBA||7. září 1981||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(10032)||1981 RF7|| align=right|13,2|| align=right|3,087|| align=right|0,321|| align=right|8,93|| align=right|5,422||MBA||3. září 1981||Palomar||S. J. Bus
|-
|(10033)||1981 UJ23|| align=right|12,6|| align=right|3,021|| align=right|0,071|| align=right|11,18|| align=right|5,251||MBA||24. října 1981||Palomar||S. J. Bus
|-
|(10034) Birlan||1981 YG|| align=right|13,4|| align=right|2,583|| align=right|0,132|| align=right|14,83|| align=right|4,152||MBA||30. prosince 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(10035)||1982 DC2|| align=right|15,1|| align=right|2,269|| align=right|0,145|| align=right|4,80|| align=right|3,417||MBA||16. února 1982||Kleť||L. Brožek
|-
|(10036) McGaha||1982 OF|| align=right|13,7|| align=right|2,435|| align=right|0,230|| align=right|3,82|| align=right|3,798||MBA||24. července 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(10037)||1984 BQ|| align=right|13,1|| align=right|2,389|| align=right|0,065|| align=right|7,79|| align=right|3,691||MBA||26. ledna 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(10038)||1984 HO1|| align=right|14,5|| align=right|2,149|| align=right|0,102|| align=right|3,40|| align=right|3,150||MBA||28. dubna 1984||La Silla||W. Ferreri; V. Zappala
|-
|(10039) Keet Seel||1984 LK|| align=right|12,8|| align=right|3,128|| align=right|0,378|| align=right|6,56|| align=right|5,532||MBA||2. června 1984||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(10040)||1984 QM|| align=right|14,5|| align=right|2,206|| align=right|0,179|| align=right|3,28|| align=right|3,276||MBA||24. srpna 1984||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(10041) Parkinson||1985 HS1|| align=right|14,0|| align=right|2,324|| align=right|0,199|| align=right|23,25|| align=right|3,543||MBA||24. dubna 1985||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(10042) Budstewart||1985 PL|| align=right|13,3|| align=right|2,574|| align=right|0,225|| align=right|12,77|| align=right|4,128||MBA||14. srpna 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(10043) Janegann||1985 PN|| align=right|11,9|| align=right|3,130|| align=right|0,121|| align=right|17,32|| align=right|5,537||MBA||14. srpna 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(10044) Squyres||1985 RU|| align=right|13,6|| align=right|2,564|| align=right|0,335|| align=right|16,52|| align=right|4,105||MBA||15. září 1985||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(10045)||1985 RJ3|| align=right|12,8|| align=right|3,111|| align=right|0,135|| align=right|1,85|| align=right|5,487||MBA||6. září 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10046)||1986 JC|| align=right|13,6|| align=right|2,340|| align=right|0,239|| align=right|8,32|| align=right|3,579||MBA||2. května 1986||Palomar||INAS
|-
|(10047)||1986 QK2|| align=right|13,4|| align=right|2,345|| align=right|0,052|| align=right|14,23|| align=right|3,590||MBA||28. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10048)||1986 TQ|| align=right|12,4|| align=right|3,091|| align=right|0,070|| align=right|16,52|| align=right|5,434||MBA||3. října 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(10049) Vorovich||1986 TZ11|| align=right|13,0|| align=right|3,116|| align=right|0,147|| align=right|4,98|| align=right|5,499||MBA||3. října 1986||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(10050) Rayman||1987 MA1|| align=right|13,3|| align=right|2,687|| align=right|0,267|| align=right|12,22|| align=right|4,405||MBA||28. června 1987||Palomar||E. F. Helin
|-
|(10051) Albee||1987 QG6|| align=right|14,9|| align=right|2,293|| align=right|0,344|| align=right|21,88|| align=right|3,472||MBA||23. srpna 1987||Palomar||E. F. Helin
|-
|(10052)||1987 SM12|| align=right|13,5|| align=right|2,903|| align=right|0,076|| align=right|1,23|| align=right|4,945||MBA||16. září 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10053)||1987 SR12|| align=right|13,8|| align=right|2,279|| align=right|0,156|| align=right|4,29|| align=right|3,440||MBA||16. září 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10054) Solomin||1987 SQ17|| align=right|13,8|| align=right|2,258|| align=right|0,206|| align=right|5,41|| align=right|3,393||MBA||17. září 1987||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(10055) Silcher||1987 YC1|| align=right|14,1|| align=right|2,960|| align=right|0,055|| align=right|0,47|| align=right|5,092||MBA||22. prosince 1987||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(10056)||1988 BX3|| align=right|14,4|| align=right|2,349|| align=right|0,068|| align=right|5,74|| align=right|3,600||MBA||19. ledna 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10057) L'Obel||1988 CO1|| align=right|14,2|| align=right|2,371|| align=right|0,140|| align=right|3,98|| align=right|3,651||MBA||11. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10058)||1988 DD5|| align=right|14,7|| align=right|2,398|| align=right|0,227|| align=right|9,69|| align=right|3,713||MBA||25. února 1988||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(10059)||1988 FS2|| align=right|14,1|| align=right|2,410|| align=right|0,136|| align=right|2,54|| align=right|3,742||MBA||21. března 1988||Smolyan||Bulgarian National Observatory
|-
|(10060) Amymilne||1988 GL|| align=right|13,7|| align=right|2,446|| align=right|0,191|| align=right|15,24|| align=right|3,824||MBA||12. dubna 1988||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(10061)||1988 PG1|| align=right|13,5|| align=right|2,716|| align=right|0,198|| align=right|12,16|| align=right|4,474||MBA||11. srpna 1988||Siding Spring||A. J. Noymer
|-
|(10062)||1988 RV4|| align=right|14,3|| align=right|2,661|| align=right|0,178|| align=right|1,64|| align=right|4,341||MBA||1. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10063)||1988 SZ2|| align=right|12,8|| align=right|3,986|| align=right|0,038|| align=right|3,00|| align=right|7,956||HLD||16. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(10064)||1988 UO|| align=right|12,1|| align=right|2,730|| align=right|0,187|| align=right|9,74|| align=right|4,511||MBA||31. října 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(10065)||1988 XK|| align=right|12,6|| align=right|2,907|| align=right|0,180|| align=right|6,92|| align=right|4,957||MBA||3. prosince 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|(10066)||1988 XV2|| align=right|15,1|| align=right|2,198|| align=right|0,203|| align=right|3,51|| align=right|3,258||MBA||1. prosince 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(10067) Bertuch||1989 AL6|| align=right|14,8|| align=right|2,240|| align=right|0,090|| align=right|1,79|| align=right|3,352||MBA||11. ledna 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(10068) Dodoens||1989 CT2|| align=right|14,2|| align=right|2,374|| align=right|0,107|| align=right|5,80|| align=right|3,657||MBA||4. února 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10069) Fontenelle||1989 CW2|| align=right|12,1|| align=right|3,000|| align=right|0,062|| align=right|9,04|| align=right|5,194||MBA||4. února 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10070) Liuzongli||1989 CB8|| align=right|14,4|| align=right|2,262|| align=right|0,096|| align=right|2,28|| align=right|3,402||MBA||7. února 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10071)||1989 EZ2|| align=right|14,6|| align=right|2,318|| align=right|0,116|| align=right|6,80|| align=right|3,529||MBA||2. března 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10072)||1989 GF1|| align=right|14,5|| align=right|2,279|| align=right|0,106|| align=right|3,75|| align=right|3,440||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10073)||1989 GJ2|| align=right|13,9|| align=right|2,362|| align=right|0,113|| align=right|7,19|| align=right|3,630||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10074)||1989 GH4|| align=right|14,4|| align=right|2,326|| align=right|0,022|| align=right|4,95|| align=right|3,547||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10075)||1989 GR4|| align=right|13,9|| align=right|2,267|| align=right|0,114|| align=right|4,10|| align=right|3,414||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10076)||1989 PK|| align=right|13,6|| align=right|2,601|| align=right|0,316|| align=right|20,22|| align=right|4,195||MBA||9. srpna 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(10077)||1989 UL1|| align=right|13,2|| align=right|2,561|| align=right|0,113|| align=right|10,27|| align=right|4,097||MBA||26. října 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(10078) Stanthorpe||1989 UJ3|| align=right|13,6|| align=right|2,560|| align=right|0,181|| align=right|13,11|| align=right|4,095||MBA||30. října 1989||Geisei||T. Seki
|-
|(10079) Meunier||1989 XD2|| align=right|14,6|| align=right|2,637|| align=right|0,233|| align=right|7,15|| align=right|4,281||MBA||2. prosince 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10080)||1990 OF1|| align=right|12,3|| align=right|3,113|| align=right|0,194|| align=right|14,33|| align=right|5,492||MBA||18. července 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(10081)||1990 OW1|| align=right|14,8|| align=right|2,212|| align=right|0,180|| align=right|4,16|| align=right|3,290||MBA||29. července 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(10082)||1990 OF2|| align=right|14,5|| align=right|2,360|| align=right|0,243|| align=right|5,02|| align=right|3,624||MBA||29. července 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(10083)||1990 QE2|| align=right|14,4|| align=right|2,230|| align=right|0,160|| align=right|5,03|| align=right|3,330||MBA||22. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(10084)||1990 QC5|| align=right|13,8|| align=right|2,225|| align=right|0,162|| align=right|3,52|| align=right|3,318||MBA||25. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(10085)||1990 QF5|| align=right|12,5|| align=right|3,197|| align=right|0,066|| align=right|15,03|| align=right|5,715||MBA||25. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(10086)||1990 SZ|| align=right|13,8|| align=right|2,541|| align=right|0,177|| align=right|10,58|| align=right|4,049||MBA||16. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(10087)||1990 SG3|| align=right|14,0|| align=right|2,288|| align=right|0,192|| align=right|4,05|| align=right|3,461||MBA||18. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(10088) Digne||1990 SG8|| align=right|13,9|| align=right|2,342|| align=right|0,183|| align=right|3,45|| align=right|3,583||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10089) Turgot||1990 SS9|| align=right|14,6|| align=right|2,378|| align=right|0,201|| align=right|3,33|| align=right|3,666||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10090) Sikorsky||1990 TK15|| align=right|13,5|| align=right|2,369|| align=right|0,129|| align=right|6,31|| align=right|3,646||MBA||13. října 1990||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina; G. R. Kastelʹ
|-
|(10091) Bandaisan||1990 VD3|| align=right|14,4|| align=right|2,373|| align=right|0,062|| align=right|3,24|| align=right|3,655||MBA||11. listopadu 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(10092) Sasaki||1990 VD4|| align=right|14,3|| align=right|2,397|| align=right|0,192|| align=right|1,79|| align=right|3,712||MBA||15. listopadu 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10093) Diesel||1990 WX1|| align=right|15,0|| align=right|2,394|| align=right|0,106|| align=right|6,80|| align=right|3,703||MBA||18. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10094) Eijikato||1991 DK|| align=right|11,8|| align=right|2,579|| align=right|0,145|| align=right|15,67|| align=right|4,141||MBA||20. února 1991||Geisei||T. Seki
|-
|(10095) Johannlowe||1991 RP2|| align=right|12,6|| align=right|3,003|| align=right|0,052|| align=right|9,42|| align=right|5,202||MBA||9. září 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(10096)||1991 RK5|| align=right|12,5|| align=right|3,034|| align=right|0,114|| align=right|10,85|| align=right|5,283||MBA||13. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(10097)||1991 RV16|| align=right|14,6|| align=right|2,238|| align=right|0,117|| align=right|7,16|| align=right|3,347||MBA||15. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(10098)||1991 SC1|| align=right|12,9|| align=right|3,028|| align=right|0,088|| align=right|10,44|| align=right|5,267||MBA||30. září 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(10099) Glazebrook||1991 VB9|| align=right|13,4|| align=right|3,270|| align=right|0,116|| align=right|2,89|| align=right|5,912||MBA||4. listopadu 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(10100) Bürgel||1991 XH1|| align=right|14,5|| align=right|2,414|| align=right|0,178|| align=right|1,93|| align=right|3,749||MBA||10. prosince 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(10101) Fourier||1992 BM2|| align=right|13,9|| align=right|2,250|| align=right|0,100|| align=right|3,92|| align=right|3,375||MBA||30. ledna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10102) Digerhuvud||1992 DA6|| align=right|14,7|| align=right|2,423|| align=right|0,132|| align=right|1,83|| align=right|3,770||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(10103) Jungfrun||1992 DB9|| align=right|14,2|| align=right|2,403|| align=right|0,106|| align=right|7,32|| align=right|3,724||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(10104) Hoburgsgubben||1992 EY9|| align=right|15,8|| align=right|2,334|| align=right|0,077|| align=right|2,62|| align=right|3,564||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(10105) Holmhällar||1992 EM12|| align=right|13,4|| align=right|3,125|| align=right|0,110|| align=right|0,88|| align=right|5,524||MBA||6. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(10106) Lergrav||1992 EV15|| align=right|15,1|| align=right|2,344|| align=right|0,163|| align=right|2,16|| align=right|3,589||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(10107)||1992 FW1|| align=right|14,9|| align=right|2,335|| align=right|0,267|| align=right|22,64|| align=right|3,567||MBA||27. března 1992||Siding Spring||D. I. Steel
|-
|(10108) Tomlinson||1992 HM|| align=right|13,8|| align=right|2,401|| align=right|0,154|| align=right|26,04|| align=right|3,719||MBA||26. dubna 1992||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(10109)||1992 KQ|| align=right|12,5|| align=right|2,667|| align=right|0,173|| align=right|14,86|| align=right|4,355||MBA||29. května 1992||Palomar||E. F. Helin
|-
|(10110)||1992 LJ|| align=right|13,9|| align=right|2,482|| align=right|0,143|| align=right|4,13|| align=right|3,911||MBA||3. června 1992||Palomar||G. J. Leonard
|-
|(10111) Fresnel||1992 OO1|| align=right|12,7|| align=right|2,555|| align=right|0,012|| align=right|14,83|| align=right|4,084||MBA||25. července 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(10112)||1992 OP1|| align=right|12,7|| align=right|3,040|| align=right|0,109|| align=right|15,05|| align=right|5,300||MBA||31. července 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(10113)||1992 PX2|| align=right|13,1|| align=right|2,606|| align=right|0,150|| align=right|11,24|| align=right|4,206||MBA||6. srpna 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(10114) Greifswald||1992 RZ|| align=right|13,1|| align=right|2,880|| align=right|0,032|| align=right|0,95|| align=right|4,887||MBA||4. září 1992||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(10115)||1992 SK|| align=right|17,0|| align=right|1,249|| align=right|0,325|| align=right|15,33|| align=right|1,396||APL PHA||24. září 1992||Palomar||E. F. Helin; J. Alu
|-
|(10116) Robertfranz||1992 SJ2|| align=right|12,4|| align=right|3,002|| align=right|0,054|| align=right|10,92|| align=right|5,201||MBA||21. září 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(10117) Tanikawa||1992 TW|| align=right|13,6|| align=right|2,979|| align=right|0,109|| align=right|10,67|| align=right|5,141||MBA||1. října 1992||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|(10118)||1992 UK1|| align=right|13,0|| align=right|2,808|| align=right|0,158|| align=right|8,04|| align=right|4,705||MBA||19. října 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(10119) Remarque||1992 YC1|| align=right|13,2|| align=right|3,128|| align=right|0,137|| align=right|2,52|| align=right|5,531||MBA||18. prosince 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(10120) Ypres||1992 YH2|| align=right|12,9|| align=right|3,184|| align=right|0,064|| align=right|10,51|| align=right|5,682||MBA||18. prosince 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(10121)||1993 BS4|| align=right|13,5|| align=right|3,197|| align=right|0,160|| align=right|0,90|| align=right|5,715||MBA||27. ledna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(10122)||1993 BC5|| align=right|13,0|| align=right|3,227|| align=right|0,168|| align=right|0,51|| align=right|5,796||MBA||27. ledna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(10123) Fideöja||1993 FJ16|| align=right|13,8|| align=right|2,269|| align=right|0,207|| align=right|4,06|| align=right|3,418||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10124)||1993 FE23|| align=right|13,9|| align=right|2,265|| align=right|0,172|| align=right|8,77|| align=right|3,408||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10125)||1993 FB24|| align=right|14,7|| align=right|2,188|| align=right|0,182|| align=right|4,82|| align=right|3,236||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10126) Lärbro||1993 FW24|| align=right|14,7|| align=right|2,208|| align=right|0,180|| align=right|1,19|| align=right|3,281||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10127)||1993 FF26|| align=right|15,2|| align=right|2,210|| align=right|0,132|| align=right|4,32|| align=right|3,286||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10128)||1993 FT31|| align=right|14,5|| align=right|2,268|| align=right|0,232|| align=right|5,61|| align=right|3,416||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10129)||1993 FO40|| align=right|15,0|| align=right|2,167|| align=right|0,081|| align=right|2,00|| align=right|3,189||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10130)||1993 FJ50|| align=right|14,7|| align=right|2,160|| align=right|0,035|| align=right|2,07|| align=right|3,174||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10131) Stånga||1993 FP73|| align=right|15,5|| align=right|2,302|| align=right|0,178|| align=right|2,79|| align=right|3,492||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10132)||1993 FL84|| align=right|13,9|| align=right|2,218|| align=right|0,165|| align=right|8,06|| align=right|3,303||MBA||20. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10133)||1993 GC1|| align=right|13,7|| align=right|2,293|| align=right|0,161|| align=right|5,25|| align=right|3,472||MBA||15. dubna 1993||Palomar||H. E. Holt
|-
|(10134)||1993 HL6|| align=right|13,8|| align=right|2,197|| align=right|0,145|| align=right|7,52|| align=right|3,256||MBA||17. dubna 1993||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10135)||1993 LZ1|| align=right|13,7|| align=right|2,382|| align=right|0,129|| align=right|5,76|| align=right|3,675||MBA||13. června 1993||Palomar||H. E. Holt
|-
|(10136) Gauguin||1993 OM3|| align=right|14,2|| align=right|2,235|| align=right|0,109|| align=right|6,41|| align=right|3,340||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10137) Thucydides||1993 PV6|| align=right|14,6|| align=right|2,476|| align=right|0,200|| align=right|3,77|| align=right|3,896||MBA||15. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(10138) Ohtanihiroshi||1993 SS1|| align=right|14,0|| align=right|2,580|| align=right|0,150|| align=right|4,03|| align=right|4,143||MBA||16. září 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10139) Ronsard||1993 ST4|| align=right|14,9|| align=right|2,351|| align=right|0,028|| align=right|1,01|| align=right|3,604||MBA||19. září 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(10140) Villon||1993 SX4|| align=right|13,9|| align=right|2,421|| align=right|0,132|| align=right|2,62|| align=right|3,766||MBA||19. září 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(10141) Gotenba||1993 VE|| align=right|12,8|| align=right|2,613|| align=right|0,177|| align=right|13,57|| align=right|4,224||MBA||5. listopadu 1993||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(10142) Sakka||1993 VG1|| align=right|12,1|| align=right|2,746|| align=right|0,255|| align=right|11,76|| align=right|4,550||MBA||15. listopadu 1993||Dynic||A. Sugie
|-
|(10143) Kamogawa||1994 AP1|| align=right|12,3|| align=right|2,984|| align=right|0,219|| align=right|19,50|| align=right|5,153||MBA||8. ledna 1994||Dynic||A. Sugie
|-
|(10144)||1994 AB2|| align=right|13,1|| align=right|2,932|| align=right|0,026|| align=right|0,77|| align=right|5,021||MBA||9. ledna 1994||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(10145)||1994 CK1|| align=right|17,3|| align=right|1,902|| align=right|0,632|| align=right|4,56|| align=right|2,622||APL||10. února 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(10146) Mukaitadashi||1994 CV1|| align=right|13,3|| align=right|3,076|| align=right|0,183|| align=right|3,90|| align=right|5,394||MBA||8. února 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10147) Mizugatsuka||1994 CK2|| align=right|13,6|| align=right|3,192|| align=right|0,121|| align=right|2,46|| align=right|5,702||MBA||13. února 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10148) Shirase||1994 GR9|| align=right|12,2|| align=right|3,209|| align=right|0,145|| align=right|0,46|| align=right|5,749||MBA||14. dubna 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(10149) Cavagna||1994 PA|| align=right|15,0|| align=right|2,182|| align=right|0,028|| align=right|6,12|| align=right|3,223||MBA||3. srpna 1994||San Marcello||M. Tombelli; A. Boattini
|-
|(10150)||1994 PN|| align=right|15,8|| align=right|2,377|| align=right|0,542|| align=right|45,97|| align=right|3,663||AMR||7. srpna 1994||Siding Spring||G. J. Garradd
|-
|(10151) Rubens||1994 PF22|| align=right|14,2|| align=right|2,259|| align=right|0,197|| align=right|6,33|| align=right|3,394||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10152) Ukichiro||1994 RJ11|| align=right|13,4|| align=right|2,363|| align=right|0,142|| align=right|6,51|| align=right|3,631||MBA||11. září 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(10153) Goldman||1994 UB|| align=right|14,9|| align=right|2,311|| align=right|0,198|| align=right|9,28|| align=right|3,514||MBA||26. října 1994||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(10154) Tanuki||1994 UH|| align=right|14,3|| align=right|2,269|| align=right|0,109|| align=right|2,26|| align=right|3,417||MBA||31. října 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10155) Numaguti||1994 VZ2|| align=right|14,3|| align=right|2,354|| align=right|0,253|| align=right|9,07|| align=right|3,612||MBA||4. listopadu 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10156)||1994 VQ7|| align=right|14,9|| align=right|2,284|| align=right|0,171|| align=right|2,86|| align=right|3,451||MBA||7. listopadu 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(10157) Asagiri||1994 WE1|| align=right|14,2|| align=right|2,374|| align=right|0,060|| align=right|7,32|| align=right|3,658||MBA||27. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10158) Taroubou||1994 XK|| align=right|13,4|| align=right|2,446|| align=right|0,209|| align=right|5,40|| align=right|3,825||MBA||3. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10159) Tokara||1994 XS4|| align=right|14,1|| align=right|2,414|| align=right|0,135|| align=right|7,42|| align=right|3,749||MBA||9. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10160) Totoro||1994 YQ1|| align=right|14,3|| align=right|2,400|| align=right|0,133|| align=right|6,88|| align=right|3,718||MBA||31. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10161) Nakanoshima||1994 YZ1|| align=right|14,7|| align=right|2,387|| align=right|0,038|| align=right|3,99|| align=right|3,686||MBA||31. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10162) Issunboushi||1995 AL|| align=right|14,2|| align=right|2,463|| align=right|0,096|| align=right|7,05|| align=right|3,865||MBA||2. ledna 1995||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|(10163) Onomichi||1995 BH1|| align=right|15,7|| align=right|2,384|| align=right|0,208|| align=right|1,52|| align=right|3,680||MBA||26. ledna 1995||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(10164) Akusekijima||1995 BS1|| align=right|12,9|| align=right|2,603|| align=right|0,162|| align=right|14,56|| align=right|4,198||MBA||27. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10165)||1995 BL2|| align=right|17,1|| align=right|1,235|| align=right|0,504|| align=right|23,90|| align=right|1,372||APL||31. ledna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(10166) Takarajima||1995 BN3|| align=right|14,0|| align=right|2,626|| align=right|0,137|| align=right|3,73|| align=right|4,254||MBA||30. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10167) Yoshiwatiso||1995 BQ15|| align=right|13,3|| align=right|2,449|| align=right|0,154|| align=right|3,28|| align=right|3,833||MBA||31. ledna 1995||Geisei||T. Seki
|-
|(10168) Stony Ridge||1995 CN|| align=right|14,6|| align=right|2,761|| align=right|0,086|| align=right|7,40|| align=right|4,588||MBA||4. února 1995||Stony Ridge||J. B. Child; J. E. Rogers
|-
|(10169) Ogasawara||1995 DK|| align=right|13,0|| align=right|2,873|| align=right|0,116|| align=right|9,99|| align=right|4,869||MBA||21. února 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10170) Petrjakeš||1995 DA1|| align=right|14,2|| align=right|2,625|| align=right|0,128|| align=right|9,07|| align=right|4,253||MBA||22. února 1995||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(10171)||1995 EE8|| align=right|12,5|| align=right|2,621|| align=right|0,125|| align=right|15,09|| align=right|4,243||MBA||7. března 1995||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(10172) Humphreys||1995 FW19|| align=right|13,4|| align=right|2,741|| align=right|0,059|| align=right|5,46|| align=right|4,538||MBA||31. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(10173) Hanzelkazikmund||1995 HA|| align=right|14,7|| align=right|3,080|| align=right|0,079|| align=right|8,80|| align=right|5,404||MBA||21. dubna 1995||Ondřejov||P. Pravec; L. Šarounová
|-
|(10174) Emička||1995 JD|| align=right|14,4|| align=right|2,747|| align=right|0,236|| align=right|4,39|| align=right|4,553||MBA||2. května 1995||Kleť||Z. Moravec
|-
|(10175) Aenona||1996 CR1|| align=right|14,3|| align=right|2,272|| align=right|0,129|| align=right|5,71|| align=right|3,423||MBA||14. února 1996||Višnjan||K. Korlević; D. Matkovic
|-
|(10176) Gaiavettori||1996 CW7|| align=right|14,6|| align=right|2,218|| align=right|0,208|| align=right|5,68|| align=right|3,304||MBA||14. února 1996||Cima Ekar||M. Tombelli; U. Munari
|-
|(10177) Ellison||1996 CK9|| align=right|14,2|| align=right|2,307|| align=right|0,157|| align=right|6,59|| align=right|3,504||MBA||10. února 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(10178) Iriki||1996 DD|| align=right|14,8|| align=right|2,189|| align=right|0,003|| align=right|2,27|| align=right|3,237||MBA||18. února 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10179) Ishigaki||1996 DE|| align=right|13,1|| align=right|2,612|| align=right|0,137|| align=right|16,18|| align=right|4,220||MBA||18. února 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10180)||1996 EE2|| align=right|14,9|| align=right|2,277|| align=right|0,133|| align=right|4,38|| align=right|3,436||MBA||15. března 1996||Loomberah||G. J. Garradd
|-
|(10181) Davidacomba||1996 FP3|| align=right|16,4|| align=right|2,214|| align=right|0,098|| align=right|5,29|| align=right|3,293||MBA||26. března 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(10182) Junkobiwaki||1996 FL5|| align=right|14,3|| align=right|2,319|| align=right|0,143|| align=right|7,33|| align=right|3,530||MBA||20. března 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10183) Ampère||1996 GV20|| align=right|15,1|| align=right|2,265|| align=right|0,140|| align=right|0,38|| align=right|3,408||MBA||15. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10184) Galvani||1996 HC19|| align=right|15,0|| align=right|2,399|| align=right|0,108|| align=right|2,35|| align=right|3,715||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10185) Gaudi||1996 HD21|| align=right|13,7|| align=right|2,598|| align=right|0,217|| align=right|4,46|| align=right|4,186||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10186) Albéniz||1996 HD24|| align=right|14,2|| align=right|2,444|| align=right|0,205|| align=right|6,21|| align=right|3,820||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10187)||1996 JV|| align=right|13,0|| align=right|2,412|| align=right|0,190|| align=right|24,08|| align=right|3,745||MBA||12. května 1996||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(10188) Yasuoyoneda||1996 JY|| align=right|14,2|| align=right|2,411|| align=right|0,243|| align=right|10,06|| align=right|3,743||MBA||14. května 1996||Moriyama||R. H. McNaught; Y. Ikari
|-
|(10189) Normanrockwell||1996 JK16|| align=right|13,3|| align=right|2,673|| align=right|0,091|| align=right|8,03|| align=right|4,369||MBA||15. května 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(10190)||1996 NC|| align=right|14,1|| align=right|2,852|| align=right|0,038|| align=right|3,19|| align=right|4,815||MBA||14. července 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(10191)||1996 NU1|| align=right|13,2|| align=right|2,679|| align=right|0,057|| align=right|10,21|| align=right|4,383||MBA||14. července 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(10192)||1996 OQ1|| align=right|14,0|| align=right|2,844|| align=right|0,036|| align=right|1,11|| align=right|4,795||MBA||20. července 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(10193) Nishimoto||1996 PR1|| align=right|13,9|| align=right|3,057|| align=right|0,296|| align=right|0,57|| align=right|5,345||MBA||8. srpna 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(10194)||1996 QN1|| align=right|13,7|| align=right|2,986|| align=right|0,077|| align=right|9,79|| align=right|5,158||MBA||18. srpna 1996||Rand||G. R. Viscome
|-
|(10195) Nebraska||1996 RS5|| align=right|12,2|| align=right|2,887|| align=right|0,188|| align=right|14,53|| align=right|4,906||MBA||13. září 1996||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(10196)||1996 TJ15|| align=right|12,9|| align=right|3,197|| align=right|0,146|| align=right|2,24|| align=right|5,716||MBA||9. října 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(10197) Senigalliesi||1996 UO|| align=right|13,2|| align=right|2,845|| align=right|0,068|| align=right|1,86|| align=right|4,797||MBA||18. října 1996||Pianoro||V. Goretti
|-
|(10198) Pinelli||1996 XN26|| align=right|13,6|| align=right|2,868|| align=right|0,049|| align=right|2,95|| align=right|4,856||MBA||6. prosince 1996||Cima Ekar||M. Tombelli; U. Munari
|-
|(10199) Chariklo||1997 CU26|| align=right|6,4|| align=right|15,87|| align=right|0,176|| align=right|23,38|| align=right|63,2||CNT||15. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(10200) Quadri||1997 NZ2|| align=right|14,7|| align=right|2,725|| align=right|0,162|| align=right|4,38|| align=right|4,498||MBA||7. července 1997||Pianoro||V. Goretti
|-
|(10201) Korado||1997 NL6|| align=right|15,7|| align=right|2,193|| align=right|0,189|| align=right|4,43|| align=right|3,247||MBA||12. července 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(10202)||1997 PE|| align=right|14,1|| align=right|2,337|| align=right|0,057|| align=right|5,97|| align=right|3,571||MBA||1. srpna 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(10203) Flinders||1997 PQ|| align=right|15,0|| align=right|2,204|| align=right|0,081|| align=right|4,70|| align=right|3,271||MBA||1. srpna 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(10204) Turing||1997 PK1|| align=right|13,7|| align=right|2,802|| align=right|0,082|| align=right|6,91|| align=right|4,691||MBA||1. srpna 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(10205) Pokorný||1997 PX1|| align=right|14,6|| align=right|2,337|| align=right|0,122|| align=right|5,93|| align=right|3,572||MBA||7. srpna 1997||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(10206)||1997 PC2|| align=right|14,4|| align=right|2,359|| align=right|0,071|| align=right|1,34|| align=right|3,624||MBA||7. srpna 1997||Fitchburg||L. L. Amburgey
|-
|(10207) Comeniana||1997 QA|| align=right|13,9|| align=right|2,412|| align=right|0,085|| align=right|6,82|| align=right|3,745||MBA||16. srpna 1997||Modra||L. Kornoš; P. Kolény
|-
|(10208)||1997 QN1|| align=right|14,6|| align=right|2,236|| align=right|0,202|| align=right|4,56|| align=right|3,344||MBA||30. srpna 1997||Stroncone||Stroncone
|-
|(10209) Izanaki||1997 QY1|| align=right|14,2|| align=right|2,429|| align=right|0,202|| align=right|3,36|| align=right|3,784||MBA||24. srpna 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(10210) Nathues||1997 QV3|| align=right|14,4|| align=right|2,478|| align=right|0,092|| align=right|5,90|| align=right|3,900||MBA||30. srpna 1997||Caussols||ODAS
|-
|(10211) La Spezia||1997 RG3|| align=right|13,7|| align=right|2,442|| align=right|0,177|| align=right|2,48|| align=right|3,816||MBA||6. září 1997||Monte Viseggi||Monte Viseggi
|-
|(10212)||1997 RA7|| align=right|14,6|| align=right|2,168|| align=right|0,092|| align=right|2,41|| align=right|3,193||MBA||3. září 1997||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(10213) Koukolík||1997 RK7|| align=right|14,5|| align=right|2,434|| align=right|0,263|| align=right|7,18|| align=right|3,797||MBA||10. září 1997||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(10214)||1997 RT9|| align=right|13,9|| align=right|2,724|| align=right|0,212|| align=right|5,25|| align=right|4,495||MBA||10. září 1997||Uccle||T. Pauwels
|-
|(10215) Lavilledemirmont||1997 SQ|| align=right|14,8|| align=right|2,975|| align=right|0,156|| align=right|0,71|| align=right|5,130||MBA||20. září 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(10216) Popastro||1997 SN3|| align=right|13,5|| align=right|2,758|| align=right|0,141|| align=right|5,71|| align=right|4,579||MBA||22. září 1997||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(10217) Richardcook||1997 SN4|| align=right|12,5|| align=right|2,617|| align=right|0,259|| align=right|13,21|| align=right|4,234||MBA||27. září 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(10218) Bierstadt||1997 SJ23|| align=right|14,9|| align=right|2,396|| align=right|0,159|| align=right|3,21|| align=right|3,709||MBA||29. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(10219) Penco||1997 UJ5|| align=right|14,7|| align=right|2,308|| align=right|0,099|| align=right|4,39|| align=right|3,506||MBA||25. října 1997||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(10220) Pigott||1997 UG7|| align=right|13,7|| align=right|2,692|| align=right|0,120|| align=right|12,42|| align=right|4,416||MBA||20. října 1997||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(10221) Kubrick||1997 UM9|| align=right|14,0|| align=right|2,432|| align=right|0,038|| align=right|7,53|| align=right|3,791||MBA||28. října 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(10222) Klotz||1997 UV10|| align=right|12,5|| align=right|2,772|| align=right|0,107|| align=right|7,97|| align=right|4,613||MBA||29. října 1997||Ramonville||C. Buil
|-
|(10223) Zashikiwarashi||1997 UD11|| align=right|12,9|| align=right|3,120|| align=right|0,143|| align=right|1,83|| align=right|5,511||MBA||31. října 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(10224)||1997 UK22|| align=right|14,1|| align=right|2,431|| align=right|0,167|| align=right|3,43|| align=right|3,790||MBA||26. října 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(10225)||1997 VQ1|| align=right|12,9|| align=right|2,841|| align=right|0,073|| align=right|8,31|| align=right|4,788||MBA||1. listopadu 1997||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(10226) Seishika||1997 VK5|| align=right|12,8|| align=right|2,486|| align=right|0,128|| align=right|6,12|| align=right|3,919||MBA||8. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10227) Izanami||1997 VO6|| align=right|12,2|| align=right|3,131|| align=right|0,066|| align=right|12,66|| align=right|5,540||MBA||4. listopadu 1997||Gekko||T. Kagawa; T. Urata
|-
|(10228)||1997 VY8|| align=right|12,4|| align=right|3,061|| align=right|0,100|| align=right|8,58|| align=right|5,354||MBA||1. listopadu 1997||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(10229)||1997 WR3|| align=right|13,7|| align=right|2,372|| align=right|0,114|| align=right|6,84|| align=right|3,652||MBA||19. listopadu 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(10230)||1997 WU35|| align=right|13,9|| align=right|2,884|| align=right|0,011|| align=right|1,62|| align=right|4,897||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(10231)||1997 WQ37|| align=right|13,5|| align=right|2,968|| align=right|0,061|| align=right|4,21|| align=right|5,112||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(10232)||1997 WR49|| align=right|13,3|| align=right|3,176|| align=right|0,240|| align=right|1,82|| align=right|5,659||MBA||26. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(10233) Le Creusot||1997 XQ2|| align=right|13,0|| align=right|2,726|| align=right|0,088|| align=right|2,58|| align=right|4,499||MBA||5. prosince 1997||Le Creusot||J.-C. Merlin
|-
|(10234) Sixtygarden||1997 YB8|| align=right|12,2|| align=right|2,990|| align=right|0,065|| align=right|10,52|| align=right|5,169||MBA||27. prosince 1997||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(10235)||1998 QR37|| align=right|12,6|| align=right|3,055|| align=right|0,162|| align=right|2,66|| align=right|5,340||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(10236)||1998 QA93|| align=right|13,6|| align=right|2,287|| align=right|0,138|| align=right|3,95|| align=right|3,459||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(10237) Adzic||1998 SJ119|| align=right|15,0|| align=right|2,207|| align=right|0,057|| align=right|1,15|| align=right|3,277||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(10238)||1998 SO140|| align=right|14,9|| align=right|2,155|| align=right|0,150|| align=right|3,61|| align=right|3,164||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(10239) Hermann||1998 TY30|| align=right|12,8|| align=right|3,165|| align=right|0,238|| align=right|16,97|| align=right|5,630||MBA||10. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(10240)||1998 VW34|| align=right|13,0|| align=right|2,868|| align=right|0,065|| align=right|1,39|| align=right|4,855||MBA||12. listopadu 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(10241) Miličević||1999 AU6|| align=right|13,5|| align=right|3,051|| align=right|0,158|| align=right|1,61|| align=right|5,328||MBA||9. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(10242) Wasserkuppe||2808 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,426|| align=right|0,151|| align=right|2,05|| align=right|3,777||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10243) Hohe Meissner||3553 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,777|| align=right|0,172|| align=right|6,60|| align=right|4,626||MBA||22. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10244) Thüringer Wald||4668 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,404|| align=right|0,103|| align=right|7,49|| align=right|3,727||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10245) Inselsberg||6071 P-L|| align=right|13,1|| align=right|2,780|| align=right|0,095|| align=right|8,92|| align=right|4,634||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10246) Frankenwald||6381 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,563|| align=right|0,058|| align=right|10,15|| align=right|4,102||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10247) Amphiaraos||6629 P-L|| align=right|10,5|| align=right|5,220|| align=right|0,007|| align=right|4,20|| align=right|11,93||JUT||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10248) Fichtelgebirge||7639 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,578|| align=right|0,185|| align=right|4,39|| align=right|4,138||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10249) Harz||9515 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,577|| align=right|0,095|| align=right|3,64|| align=right|4,137||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10250)||1252 T-1|| align=right|14,6|| align=right|2,337|| align=right|0,039|| align=right|6,56|| align=right|3,571||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10251)||3089 T-1|| align=right|15,1|| align=right|2,333|| align=right|0,087|| align=right|2,07|| align=right|3,564||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10252)||4164 T-1|| align=right|12,8|| align=right|2,854|| align=right|0,066|| align=right|2,27|| align=right|4,820||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10253) Westerwald||2116 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,297|| align=right|0,150|| align=right|0,39|| align=right|3,480||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10254) Hunsrück||2314 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,265|| align=right|0,065|| align=right|3,52|| align=right|3,407||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10255) Taunus||3398 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,262|| align=right|0,128|| align=right|2,24|| align=right|3,401||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10256) Vredevoogd||4157 T-3|| align=right|14,6|| align=right|2,277|| align=right|0,103|| align=right|5,94|| align=right|3,435||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10257) Garecynthia||4333 T-3|| align=right|12,5|| align=right|3,457|| align=right|0,087|| align=right|4,96|| align=right|6,427||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10258)||1940 AB|| align=right|12,0|| align=right|3,160|| align=right|0,095|| align=right|14,19|| align=right|5,616||MBA||6. ledna 1940||Konkoly||G. Kulin
|-
|(10259) Osipovyurij||1972 HL|| align=right|12,3|| align=right|3,107|| align=right|0,246|| align=right|16,73|| align=right|5,474||MBA||18. dubna 1972||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(10260)||1972 TC|| align=right|13,1|| align=right|2,579|| align=right|0,172|| align=right|12,61|| align=right|4,142||MBA||4. října 1972||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(10261) Nikdollezhalʹ||1974 QF1|| align=right|13,0|| align=right|2,411|| align=right|0,255|| align=right|9,26|| align=right|3,744||MBA||22. srpna 1974||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(10262) Samoilov||1975 TQ3|| align=right|12,6|| align=right|2,618|| align=right|0,185|| align=right|13,17|| align=right|4,235||MBA||3. října 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(10263) Vadimsimona||1976 SE5|| align=right|13,2|| align=right|2,661|| align=right|0,173|| align=right|10,36|| align=right|4,340||MBA||24. září 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(10264) Marov||1978 PH3|| align=right|13,0|| align=right|3,201|| align=right|0,182|| align=right|0,33|| align=right|5,727||MBA||8. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(10265) Gunnarsson||1978 RY6|| align=right|12,4|| align=right|3,231|| align=right|0,079|| align=right|9,43|| align=right|5,807||MBA||2. září 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(10266) Vladishukhov||1978 SA7|| align=right|13,6|| align=right|2,793|| align=right|0,238|| align=right|7,31|| align=right|4,666||MBA||26. září 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(10267)||1978 VD7|| align=right|13,9|| align=right|2,836|| align=right|0,075|| align=right|3,13|| align=right|4,776||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(10268)||1979 HW6|| align=right|14,1|| align=right|2,252|| align=right|0,129|| align=right|0,37|| align=right|3,379||MBA||26. dubna 1979||Bickley||Perth Observatory
|-
|(10269) Tusi||1979 SU11|| align=right|12,7|| align=right|3,148|| align=right|0,162|| align=right|2,51|| align=right|5,585||MBA||24. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(10270) Skoglöv||1980 FX3|| align=right|14,4|| align=right|2,449|| align=right|0,084|| align=right|5,79|| align=right|3,832||MBA||16. března 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(10271)||1980 TV2|| align=right|14,6|| align=right|2,280|| align=right|0,248|| align=right|6,23|| align=right|3,443||MBA||14. října 1980||Haute Provence||H. Debehogne; L. Houziaux
|-
|(10272)||1981 EF13|| align=right|14,4|| align=right|2,751|| align=right|0,111|| align=right|11,93|| align=right|4,562||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10273)||1981 ED14|| align=right|15,3|| align=right|2,353|| align=right|0,144|| align=right|3,60|| align=right|3,608||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10274)||1981 ET15|| align=right|13,5|| align=right|2,745|| align=right|0,072|| align=right|15,79|| align=right|4,547||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10275)||1981 EC16|| align=right|14,6|| align=right|2,365|| align=right|0,205|| align=right|3,66|| align=right|3,637||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10276)||1981 EK23|| align=right|14,9|| align=right|2,360|| align=right|0,186|| align=right|3,07|| align=right|3,624||MBA||3. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10277)||1981 EC27|| align=right|14,2|| align=right|2,715|| align=right|0,093|| align=right|1,45|| align=right|4,472||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10278)||1981 EW30|| align=right|15,2|| align=right|2,158|| align=right|0,174|| align=right|0,93|| align=right|3,169||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10279)||1981 ET42|| align=right|15,0|| align=right|2,379|| align=right|0,206|| align=right|1,82|| align=right|3,668||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10280)||1981 EA43|| align=right|15,8|| align=right|2,364|| align=right|0,198|| align=right|1,50|| align=right|3,633||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10281)||1981 EE45|| align=right|13,9|| align=right|2,729|| align=right|0,036|| align=right|10,54|| align=right|4,508||MBA||11. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10282)||1981 ET46|| align=right|14,9|| align=right|2,735|| align=right|0,089|| align=right|2,08|| align=right|4,522||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10283) Cromer||1981 JE2|| align=right|13,8|| align=right|2,391|| align=right|0,210|| align=right|3,02|| align=right|3,697||MBA||5. května 1981||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(10284)||1981 QY2|| align=right|13,3|| align=right|2,879|| align=right|0,013|| align=right|2,89|| align=right|4,883||MBA||24. srpna 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10285) Renémichelsen||1982 QX1|| align=right|13,7|| align=right|2,354|| align=right|0,123|| align=right|7,56|| align=right|3,611||MBA||17. srpna 1982||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(10286) Shnollia||1982 SM6|| align=right|13,9|| align=right|2,390|| align=right|0,130|| align=right|6,94|| align=right|3,694||MBA||16. září 1982||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(10287) Smale||1982 UK7|| align=right|13,4|| align=right|2,441|| align=right|0,246|| align=right|4,65|| align=right|3,813||MBA||21. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(10288) Saville||1983 WN|| align=right|14,6|| align=right|2,331|| align=right|0,251|| align=right|9,33|| align=right|3,558||MBA||28. listopadu 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(10289) Geoffperry||1984 QS|| align=right|13,1|| align=right|3,197|| align=right|0,201|| align=right|1,98|| align=right|5,714||MBA||24. srpna 1984||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(10290) Kettering||1985 SR|| align=right|14,1|| align=right|2,391|| align=right|0,196|| align=right|2,91|| align=right|3,696||MBA||17. září 1985||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(10291)||1985 UT|| align=right|11,8|| align=right|2,987|| align=right|0,104|| align=right|8,10|| align=right|5,162||MBA||20. října 1985||Kleť||A. Mrkos
|-
|(10292)||1986 PM|| align=right|13,8|| align=right|2,280|| align=right|0,173|| align=right|5,28|| align=right|3,442||MBA||2. srpna 1986||Palomar||INAS
|-
|(10293) Pribina||1986 TU6|| align=right|12,0|| align=right|3,005|| align=right|0,070|| align=right|8,96|| align=right|5,207||MBA||5. října 1986||Piwnice||M. Antal
|-
|(10294)||1988 AA2|| align=right|14,2|| align=right|2,308|| align=right|0,168|| align=right|5,33|| align=right|3,506||MBA||14. ledna 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(10295) Hippolyta||1988 GB|| align=right|16,4|| align=right|1,976|| align=right|0,333|| align=right|19,26|| align=right|2,776||MBA||12. dubna 1988||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(10296)||1988 RQ12|| align=right|12,5|| align=right|3,940|| align=right|0,212|| align=right|3,52|| align=right|7,819||HLD||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(10297)||1988 RJ13|| align=right|13,6|| align=right|2,583|| align=right|0,070|| align=right|14,44|| align=right|4,150||MBA||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(10298)||1988 SU2|| align=right|14,2|| align=right|2,594|| align=right|0,018|| align=right|2,69|| align=right|4,177||MBA||16. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(10299)||1988 VS3|| align=right|13,2|| align=right|2,680|| align=right|0,220|| align=right|10,31|| align=right|4,387||MBA||13. listopadu 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|(10300) Tanakadate||1989 EG1|| align=right|14,7|| align=right|2,232|| align=right|0,103|| align=right|5,47|| align=right|3,333||MBA||6. března 1989||Geisei||T. Seki
|-
|(10301) Kataoka||1989 FH|| align=right|14,7|| align=right|2,250|| align=right|0,099|| align=right|2,73|| align=right|3,374||MBA||30. března 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10302)||1989 ML|| align=right|19,5|| align=right|1,273|| align=right|0,137|| align=right|4,38|| align=right|1,436||AMR||29. června 1989||Palomar||E. F. Helin; J. Alu
|-
|(10303) Fréret||1989 RD2|| align=right|14,3|| align=right|2,378|| align=right|0,245|| align=right|2,84|| align=right|3,666||MBA||2. září 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(10304) Iwaki||1989 SY|| align=right|13,4|| align=right|2,566|| align=right|0,285|| align=right|12,74|| align=right|4,110||MBA||30. září 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10305) Grignard||1989 YP5|| align=right|13,6|| align=right|2,559|| align=right|0,129|| align=right|5,66|| align=right|4,094||MBA||29. prosince 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(10306) Pagnol||1990 QY|| align=right|12,5|| align=right|3,030|| align=right|0,203|| align=right|8,09|| align=right|5,273||MBA||21. srpna 1990||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(10307)||1990 QX1|| align=right|14,8|| align=right|2,329|| align=right|0,214|| align=right|0,89|| align=right|3,553||MBA||22. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(10308)||1990 QC3|| align=right|15,1|| align=right|2,300|| align=right|0,189|| align=right|3,48|| align=right|3,487||MBA||28. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(10309)||1990 QC6|| align=right|14,8|| align=right|2,329|| align=right|0,186|| align=right|0,69|| align=right|3,553||MBA||23. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(10310) Delacroix||1990 QZ8|| align=right|14,7|| align=right|2,341|| align=right|0,113|| align=right|3,32|| align=right|3,580||MBA||16. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10311) Fantin-Latour||1990 QL9|| align=right|13,8|| align=right|2,860|| align=right|0,008|| align=right|2,73|| align=right|4,837||MBA||16. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10312)||1990 QT9|| align=right|14,9|| align=right|2,201|| align=right|0,132|| align=right|1,56|| align=right|3,266||MBA||23. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(10313) Vanessa-Mae||1990 QW17|| align=right|14,0|| align=right|2,264|| align=right|0,212|| align=right|4,67|| align=right|3,407||MBA||26. srpna 1990||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(10314)||1990 RF|| align=right|11,5|| align=right|3,221|| align=right|0,057|| align=right|16,41|| align=right|5,780||MBA||14. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(10315) Brewster||1990 SC4|| align=right|14,3|| align=right|2,383|| align=right|0,282|| align=right|22,03|| align=right|3,677||MBA||23. září 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(10316) Williamturner||1990 SF9|| align=right|12,5|| align=right|3,151|| align=right|0,158|| align=right|5,69|| align=right|5,592||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10317)||1990 SA15|| align=right|14,2|| align=right|2,282|| align=right|0,135|| align=right|4,50|| align=right|3,447||MBA||17. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(10318) Sumaura||1990 TX|| align=right|14,0|| align=right|2,341|| align=right|0,268|| align=right|4,47|| align=right|3,581||MBA||15. října 1990||Minami-Oda||T. Nomura; K. Kawanishi
|-
|(10319) Toshiharu||1990 TB1|| align=right|14,2|| align=right|2,282|| align=right|0,144|| align=right|7,81|| align=right|3,447||MBA||11. října 1990||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|-
|(10320) Reiland||1990 TR1|| align=right|14,0|| align=right|2,288|| align=right|0,135|| align=right|6,35|| align=right|3,461||MBA||14. října 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(10321)||1990 UN2|| align=right|14,4|| align=right|2,329|| align=right|0,096|| align=right|6,07|| align=right|3,554||MBA||26. října 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(10322) Mayuminarita||1990 VT1|| align=right|14,4|| align=right|2,364|| align=right|0,213|| align=right|1,93|| align=right|3,635||MBA||11. listopadu 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10323) Frazer||1990 VW6|| align=right|14,4|| align=right|2,277|| align=right|0,179|| align=right|4,00|| align=right|3,436||MBA||14. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10324) Vladimirov||1990 VB14|| align=right|14,5|| align=right|2,424|| align=right|0,200|| align=right|1,62|| align=right|3,772||MBA||14. listopadu 1990||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(10325) Bexa||1990 WB2|| align=right|14,2|| align=right|2,365|| align=right|0,146|| align=right|7,29|| align=right|3,636||MBA||18. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10326) Kuragano||1990 WS2|| align=right|14,0|| align=right|2,392|| align=right|0,180|| align=right|2,66|| align=right|3,699||MBA||21. listopadu 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10327) Batens||1990 WQ6|| align=right|14,9|| align=right|2,339|| align=right|0,133|| align=right|4,33|| align=right|3,576||MBA||21. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10328)||1991 GC1|| align=right|14,1|| align=right|2,536|| align=right|0,207|| align=right|13,83|| align=right|4,039||MBA||10. dubna 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(10329)||1991 GJ1|| align=right|13,3|| align=right|2,581|| align=right|0,137|| align=right|13,77|| align=right|4,145||MBA||11. dubna 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(10330) Durkheim||1991 GH3|| align=right|14,0|| align=right|2,565|| align=right|0,138|| align=right|0,96|| align=right|4,107||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10331) Peterbluhm||1991 GM10|| align=right|11,4|| align=right|3,991|| align=right|0,225|| align=right|4,65|| align=right|7,971||HLD||9. dubna 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(10332) Défi||1991 JT1|| align=right|13,1|| align=right|2,556|| align=right|0,153|| align=right|15,68|| align=right|4,087||MBA||13. května 1991||Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(10333)||1991 NZ6|| align=right|13,0|| align=right|2,890|| align=right|0,157|| align=right|4,40|| align=right|4,912||MBA||12. července 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10334)||1991 PG5|| align=right|14,1|| align=right|2,877|| align=right|0,069|| align=right|0,96|| align=right|4,880||MBA||3. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10335)||1991 PG9|| align=right|13,7|| align=right|2,795|| align=right|0,151|| align=right|8,95|| align=right|4,671||MBA||15. srpna 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(10336)||1991 PJ12|| align=right|12,9|| align=right|3,054|| align=right|0,146|| align=right|8,43|| align=right|5,337||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(10337)||1991 RO1|| align=right|12,7|| align=right|3,013|| align=right|0,211|| align=right|6,00|| align=right|5,229||MBA||10. září 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(10338)||1991 RB11|| align=right|13,1|| align=right|3,123|| align=right|0,147|| align=right|1,55|| align=right|5,518||MBA||10. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(10339)||1991 RK17|| align=right|14,3|| align=right|2,540|| align=right|0,101|| align=right|0,87|| align=right|4,047||MBA||11. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(10340) Jostjahn||1991 RT40|| align=right|13,4|| align=right|2,879|| align=right|0,036|| align=right|2,36|| align=right|4,885||MBA||10. září 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(10341)||1991 SC2|| align=right|13,3|| align=right|2,915|| align=right|0,062|| align=right|2,86|| align=right|4,976||MBA||16. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(10342)||1991 TQ|| align=right|12,8|| align=right|3,003|| align=right|0,116|| align=right|6,77|| align=right|5,203||MBA||1. října 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(10343) Church||1991 VW8|| align=right|13,9|| align=right|3,139|| align=right|0,151|| align=right|2,14|| align=right|5,559||MBA||4. listopadu 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(10344)||1992 CA2|| align=right|14,7|| align=right|2,267|| align=right|0,054|| align=right|4,29|| align=right|3,413||MBA||12. února 1992||Merida||O. A. Naranjo; J. Stock
|-
|(10345)||1992 DC11|| align=right|15,3|| align=right|2,308|| align=right|0,132|| align=right|3,25|| align=right|3,505||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(10346) Triathlon||1992 GA1|| align=right|14,3|| align=right|2,358|| align=right|0,207|| align=right|24,30|| align=right|3,620||MBA||2. dubna 1992||Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(10347)||1992 HG4|| align=right|13,5|| align=right|2,396|| align=right|0,223|| align=right|1,15|| align=right|3,709||MBA||23. dubna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10348) Poelchau||1992 HL4|| align=right|13,6|| align=right|2,290|| align=right|0,140|| align=right|8,21|| align=right|3,465||MBA||29. dubna 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(10349)||1992 LN|| align=right|13,3|| align=right|2,382|| align=right|0,064|| align=right|7,43|| align=right|3,675||MBA||3. června 1992||Palomar||G. J. Leonard
|-
|(10350)||1992 OG2|| align=right|13,8|| align=right|2,639|| align=right|0,136|| align=right|5,25|| align=right|4,286||MBA||26. července 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10351) Seiichisato||1992 SE1|| align=right|12,9|| align=right|2,684|| align=right|0,153|| align=right|13,66|| align=right|4,395||MBA||23. září 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10352) Kawamura||1992 UO3|| align=right|13,0|| align=right|2,578|| align=right|0,186|| align=right|12,47|| align=right|4,139||MBA||26. října 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10353) Momotaro||1992 YS2|| align=right|12,4|| align=right|2,927|| align=right|0,042|| align=right|3,21|| align=right|5,008||MBA||20. prosince 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(10354) Guillaumebudé||1993 BU5|| align=right|12,9|| align=right|3,223|| align=right|0,054|| align=right|13,38|| align=right|5,784||MBA||27. ledna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(10355) Kojiroharada||1993 EQ|| align=right|14,0|| align=right|2,285|| align=right|0,047|| align=right|7,19|| align=right|3,454||MBA||15. března 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10356) Rudolfsteiner||1993 RQ4|| align=right|13,8|| align=right|2,693|| align=right|0,145|| align=right|2,52|| align=right|4,419||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10357)||1993 SL3|| align=right|13,3|| align=right|2,274|| align=right|0,220|| align=right|23,98|| align=right|3,429||MBA||19. září 1993||Palomar||H. E. Holt
|-
|(10358) Kirchhoff||1993 TH32|| align=right|13,9|| align=right|2,385|| align=right|0,184|| align=right|2,71|| align=right|3,683||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10359)||1993 TU36|| align=right|13,1|| align=right|2,423|| align=right|0,176|| align=right|10,48|| align=right|3,771||MBA||13. října 1993||Palomar||H. E. Holt
|-
|(10360)||1993 VN|| align=right|14,1|| align=right|2,400|| align=right|0,234|| align=right|2,11|| align=right|3,717||MBA||7. listopadu 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(10361) Bunsen||1994 PR20|| align=right|14,6|| align=right|2,293|| align=right|0,122|| align=right|3,64|| align=right|3,471||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10362)||1994 UC2|| align=right|14,7|| align=right|2,293|| align=right|0,186|| align=right|5,07|| align=right|3,471||MBA||31. října 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(10363)||1994 UP11|| align=right|13,6|| align=right|2,246|| align=right|0,176|| align=right|3,37|| align=right|3,366||MBA||31. října 1994||Palomar||PCAS
|-
|(10364) Tainai||1994 VR1|| align=right|14,7|| align=right|2,216|| align=right|0,103|| align=right|1,77|| align=right|3,299||MBA||3. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10365) Kurokawa||1994 WL1|| align=right|14,7|| align=right|2,243|| align=right|0,101|| align=right|3,34|| align=right|3,358||MBA||27. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10366) Shozosato||1994 WD4|| align=right|14,2|| align=right|2,243|| align=right|0,147|| align=right|4,18|| align=right|3,359||MBA||24. listopadu 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10367) Sayo||1994 YL1|| align=right|14,4|| align=right|2,346|| align=right|0,150|| align=right|2,67|| align=right|3,593||MBA||31. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10368) Kozuki||1995 CM1|| align=right|14,0|| align=right|2,391|| align=right|0,121|| align=right|9,98|| align=right|3,698||MBA||7. února 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10369) Sinden||1995 CE2|| align=right|12,9|| align=right|2,610|| align=right|0,040|| align=right|28,50|| align=right|4,216||MBA||8. února 1995||Siding Spring||D. J. Asher
|-
|(10370) Hylonome||1995 DW2|| align=right|8,0|| align=right|25,21|| align=right|0,251|| align=right|4,15|| align=right|127||CNT||27. února 1995||Mauna Kea||D. Jewitt; J. X. Luu
|-
|(10371) Gigli||1995 DU3|| align=right|15,8|| align=right|2,396|| align=right|0,166|| align=right|0,37|| align=right|3,709||MBA||27. února 1995||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(10372) Moran||1995 FO10|| align=right|12,8|| align=right|2,619|| align=right|0,041|| align=right|6,37|| align=right|4,237||MBA||26. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(10373) MacRobert||1996 ER|| align=right|15,2|| align=right|2,173|| align=right|0,121|| align=right|4,73|| align=right|3,203||MBA||14. března 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(10374)||1996 GN19|| align=right|13,6|| align=right|2,209|| align=right|0,222|| align=right|4,62|| align=right|3,282||MBA||15. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10375) Michiokuga||1996 HM1|| align=right|16,3|| align=right|2,385|| align=right|0,133|| align=right|2,12|| align=right|3,683||MBA||21. dubna 1996||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(10376) Chiarini||1996 KW|| align=right|13,6|| align=right|2,678|| align=right|0,255|| align=right|13,54|| align=right|4,382||MBA||16. května 1996||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(10377)||1996 NN4|| align=right|14,2|| align=right|3,236|| align=right|0,169|| align=right|1,86|| align=right|5,820||MBA||14. července 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10378) Ingmarbergman||1996 NE5|| align=right|13,5|| align=right|2,915|| align=right|0,022|| align=right|1,17|| align=right|4,975||MBA||14. července 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10379) Lake Placid||1996 OH|| align=right|13,2|| align=right|3,501|| align=right|0,028|| align=right|6,54|| align=right|6,549||MBA||18. července 1996||Rand||G. R. Viscome
|-
|(10380) Berwald||1996 PY7|| align=right|13,7|| align=right|2,838|| align=right|0,054|| align=right|2,92|| align=right|4,780||MBA||8. srpna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10381) Malinsmith||1996 RB|| align=right|13,5|| align=right|2,882|| align=right|0,310|| align=right|8,00|| align=right|4,893||MBA||3. září 1996||Stakenbridge||B. G. W. Manning
|-
|(10382) Hadamard||1996 RJ3|| align=right|14,4|| align=right|2,413|| align=right|0,195|| align=right|5,49|| align=right|3,748||MBA||15. září 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(10383)||1996 SR7|| align=right|13,4|| align=right|2,666|| align=right|0,187|| align=right|2,53|| align=right|4,351||MBA||16. září 1996||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(10384)||1996 TQ10|| align=right|12,8|| align=right|3,111|| align=right|0,074|| align=right|10,17|| align=right|5,485||MBA||9. října 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(10385) Amaterasu||1996 TL12|| align=right|12,7|| align=right|2,685|| align=right|0,192|| align=right|13,49|| align=right|4,398||MBA||15. října 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(10386) Romulus||1996 TS15|| align=right|12,0|| align=right|3,252|| align=right|0,089|| align=right|22,99|| align=right|5,862||MBA||12. října 1996||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(10387) Bepicolombo||1996 UQ|| align=right|13,7|| align=right|2,684|| align=right|0,164|| align=right|12,67|| align=right|4,397||MBA||18. října 1996||Sormano||P. Sicoli; F. Manca
|-
|(10388) Zhuguangya||1996 YH3|| align=right|11,6|| align=right|3,218|| align=right|0,088|| align=right|16,97|| align=right|5,771||MBA||25. prosince 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(10389) Robmanning||1997 LD|| align=right|13,8|| align=right|2,264|| align=right|0,203|| align=right|4,93|| align=right|3,406||MBA||1. června 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(10390) Lenka||1997 QD1|| align=right|14,8|| align=right|2,146|| align=right|0,059|| align=right|3,90|| align=right|3,143||MBA||27. srpna 1997||Ondřejov||P. Pravec; M. Wolf
|-
|(10391)||1997 RR3|| align=right|12,7|| align=right|2,580|| align=right|0,131|| align=right|13,69|| align=right|4,144||MBA||5. září 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(10392) Brace||1997 RP7|| align=right|13,8|| align=right|2,402|| align=right|0,136|| align=right|4,48|| align=right|3,723||MBA||11. září 1997||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(10393)||1997 RF8|| align=right|13,7|| align=right|2,635|| align=right|0,246|| align=right|13,06|| align=right|4,276||MBA||4. září 1997||Gekko||T. Kagawa; T. Urata
|-
|(10394)||1997 SG1|| align=right|13,3|| align=right|2,673|| align=right|0,109|| align=right|13,54|| align=right|4,371||MBA||22. září 1997||Giesing||P. Sala
|-
|(10395) Jirkahorn||1997 SZ1|| align=right|14,2|| align=right|2,445|| align=right|0,120|| align=right|2,72|| align=right|3,823||MBA||23. září 1997||Ondřejov||M. Wolf; P. Pravec
|-
|(10396)||1997 SW33|| align=right|12,7|| align=right|3,130|| align=right|0,151|| align=right|4,99|| align=right|5,537||MBA||17. září 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(10397)||1997 SX33|| align=right|13,4|| align=right|3,107|| align=right|0,188|| align=right|0,96|| align=right|5,476||MBA||17. září 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(10398)||1997 UP8|| align=right|13,9|| align=right|2,165|| align=right|0,171|| align=right|2,42|| align=right|3,185||MBA||23. října 1997||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(10399) Nishiharima||1997 UZ8|| align=right|13,6|| align=right|2,391|| align=right|0,078|| align=right|3,84|| align=right|3,696||MBA||29. října 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10400) Hakkaisan||1997 VX|| align=right|13,1|| align=right|2,327|| align=right|0,142|| align=right|8,69|| align=right|3,550||MBA||1. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10401)||1997 VD3|| align=right|13,9|| align=right|2,718|| align=right|0,080|| align=right|0,63|| align=right|4,479||MBA||6. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10402)||1997 VS5|| align=right|14,2|| align=right|3,148|| align=right|0,202|| align=right|2,16|| align=right|5,585||MBA||8. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10403) Marcelgrün||1997 WU3|| align=right|14,2|| align=right|2,244|| align=right|0,093|| align=right|4,86|| align=right|3,361||MBA||22. listopadu 1997||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(10404) McCall||1997 WP14|| align=right|14,3|| align=right|3,096|| align=right|0,086|| align=right|2,58|| align=right|5,445||MBA||22. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(10405) Yoshiaki||1997 WT23|| align=right|14,6|| align=right|2,409|| align=right|0,194|| align=right|1,50|| align=right|3,739||MBA||19. listopadu 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(10406)||1997 WZ29|| align=right|13,2|| align=right|3,196|| align=right|0,214|| align=right|6,70|| align=right|5,714||MBA||24. listopadu 1997||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(10407)||1997 WS32|| align=right|14,2|| align=right|2,260|| align=right|0,152|| align=right|4,34|| align=right|3,398||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(10408)||1997 WL44|| align=right|13,8|| align=right|3,055|| align=right|0,159|| align=right|0,93|| align=right|5,339||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(10409)||1997 WP44|| align=right|13,1|| align=right|3,135|| align=right|0,198|| align=right|2,76|| align=right|5,551||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(10410)||1997 XR9|| align=right|12,0|| align=right|3,163|| align=right|0,146|| align=right|7,95|| align=right|5,625||MBA||4. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(10411)||1997 XO11|| align=right|14,7|| align=right|2,304|| align=right|0,133|| align=right|6,11|| align=right|3,496||MBA||15. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(10412) Tsukuyomi||1997 YO4|| align=right|12,6|| align=right|2,982|| align=right|0,063|| align=right|11,23|| align=right|5,149||MBA||21. prosince 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(10413) Pansecchi||1997 YG20|| align=right|12,8|| align=right|3,042|| align=right|0,082|| align=right|9,00|| align=right|5,305||MBA||29. prosince 1997||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(10414)||1998 QJ37|| align=right|13,3|| align=right|3,172|| align=right|0,034|| align=right|9,19|| align=right|5,648||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(10415) Mali Lošinj||1998 UT15|| align=right|12,2|| align=right|2,992|| align=right|0,024|| align=right|14,42|| align=right|5,175||MBA||23. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(10416) Kottler||1998 VA32|| align=right|14,6|| align=right|2,243|| align=right|0,399|| align=right|20,33|| align=right|3,358||MBA||14. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(10417)||1998 WA23|| align=right|12,8|| align=right|3,135|| align=right|0,142|| align=right|0,68|| align=right|5,551||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(10418)||1998 WZ23|| align=right|12,9|| align=right|2,375|| align=right|0,095|| align=right|6,86|| align=right|3,660||MBA||25. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(10419)||1998 XB4|| align=right|13,4|| align=right|2,275|| align=right|0,081|| align=right|5,01|| align=right|3,430||MBA||11. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10420)||1998 YB12|| align=right|13,0|| align=right|3,081|| align=right|0,115|| align=right|3,28|| align=right|5,408||MBA||27. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10421) Dalmatin||1999 AY6|| align=right|14,4|| align=right|2,420|| align=right|0,219|| align=right|1,53|| align=right|3,764||MBA||9. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(10422)||1999 AN22|| align=right|11,9|| align=right|2,861|| align=right|0,203|| align=right|17,87|| align=right|4,839||MBA||14. ledna 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(10423) Dajčić||1999 BB|| align=right|14,4|| align=right|2,245|| align=right|0,142|| align=right|2,16|| align=right|3,363||MBA||16. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(10424) Gaillard||1999 BD5|| align=right|14,7|| align=right|2,348|| align=right|0,116|| align=right|2,28|| align=right|3,598||MBA||20. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(10425) Landfermann||1999 BE6|| align=right|14,5|| align=right|2,535|| align=right|0,075|| align=right|2,23|| align=right|4,035||MBA||20. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(10426)||1999 BB27|| align=right|12,4|| align=right|2,634|| align=right|0,159|| align=right|13,66|| align=right|4,274||MBA||16. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(10427) Klinkenberg||2017 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,234|| align=right|0,219|| align=right|2,26|| align=right|3,338||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10428) Wanders||2073 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,568|| align=right|0,186|| align=right|2,85|| align=right|4,115||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10429) van Woerden||2546 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,586|| align=right|0,095|| align=right|14,84|| align=right|4,158||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10430) Martschmidt||4030 P-L|| align=right|13,7|| align=right|2,742|| align=right|0,095|| align=right|2,75|| align=right|4,540||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10431) Pottasch||4042 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,754|| align=right|0,206|| align=right|4,90|| align=right|4,570||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10432) Ullischwarz||4623 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,242|| align=right|0,092|| align=right|3,95|| align=right|3,357||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10433) Ponsen||4716 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,757|| align=right|0,072|| align=right|6,86|| align=right|4,577||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10434) Tinbergen||4722 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,387|| align=right|0,154|| align=right|1,50|| align=right|3,688||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10435) Tjeerd||6064 P-L|| align=right|13,4|| align=right|2,784|| align=right|0,188|| align=right|10,70|| align=right|4,643||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10436) Janwillempel||6073 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,740|| align=right|0,049|| align=right|3,89|| align=right|4,535||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10437) van der Kruit||6085 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,369|| align=right|0,226|| align=right|1,78|| align=right|3,646||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10438) Ludolph||6615 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,234|| align=right|0,094|| align=right|4,71|| align=right|3,337||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10439) van Schooten||6676 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,992|| align=right|0,115|| align=right|1,13|| align=right|5,176||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10440) van Swinden||7636 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,235|| align=right|0,122|| align=right|4,20|| align=right|3,340||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10441) van Rijckevorsel||9076 P-L|| align=right|13,3|| align=right|2,575|| align=right|0,189|| align=right|13,61|| align=right|4,131||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10442) Biezenzo||4062 T-1|| align=right|12,9|| align=right|3,185|| align=right|0,019|| align=right|10,77|| align=right|5,682||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10443) van der Pol||1045 T-2|| align=right|13,7|| align=right|2,270|| align=right|0,143|| align=right|7,84|| align=right|3,419||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10444) de Hevesy||3290 T-2|| align=right|13,7|| align=right|3,184|| align=right|0,043|| align=right|6,27|| align=right|5,682||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10445) Coster||4090 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,471|| align=right|0,155|| align=right|3,80|| align=right|3,883||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10446) Siegbahn||3006 T-3|| align=right|13,9|| align=right|2,224|| align=right|0,115|| align=right|6,72|| align=right|3,317||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10447) Bloembergen||3357 T-3|| align=right|13,1|| align=right|2,877|| align=right|0,050|| align=right|2,12|| align=right|4,878||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10448) Schawlow||4314 T-3|| align=right|13,1|| align=right|2,840|| align=right|0,047|| align=right|3,25|| align=right|4,786||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10449) Takuma||1936 UD|| align=right|12,8|| align=right|3,074|| align=right|0,325|| align=right|2,53|| align=right|5,388||MBA||16. října 1936||Nice||M. Laugier
|-
|(10450)||1967 JQ|| align=right|14,1|| align=right|2,378|| align=right|0,196|| align=right|7,94|| align=right|3,667||MBA||6. května 1967||El Leoncito||C. U. Cesco; A. R. Klemola
|-
|(10451)||1975 SE|| align=right|12,9|| align=right|2,696|| align=right|0,058|| align=right|11,61|| align=right|4,427||MBA||28. září 1975||Anderson Mesa||H. L. Giclas
|-
|(10452) Zuev||1976 SQ7|| align=right|13,4|| align=right|2,264|| align=right|0,211|| align=right|5,37|| align=right|3,405||MBA||25. září 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(10453) Banzan||1977 DY3|| align=right|13,1|| align=right|3,055|| align=right|0,170|| align=right|1,94|| align=right|5,340||MBA||18. února 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(10454) Vallenar||1978 NY|| align=right|14,1|| align=right|2,340|| align=right|0,124|| align=right|5,93|| align=right|3,580||MBA||9. července 1978||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|(10455) Donnison||1978 NU3|| align=right|14,3|| align=right|2,360|| align=right|0,222|| align=right|6,12|| align=right|3,626||MBA||9. července 1978||Mt. Stromlo||C.-I. Lagerkvist
|-
|(10456) Anechka||1978 PS2|| align=right|14,2|| align=right|2,380|| align=right|0,043|| align=right|2,05|| align=right|3,670||MBA||8. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(10457) Suminov||1978 QE2|| align=right|14,5|| align=right|2,383|| align=right|0,230|| align=right|2,39|| align=right|3,679||MBA||31. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(10458) Sfranke||1978 RM7|| align=right|15,0|| align=right|2,352|| align=right|0,189|| align=right|1,44|| align=right|3,606||MBA||2. září 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(10459)||1978 SJ5|| align=right|14,5|| align=right|2,392|| align=right|0,214|| align=right|5,78|| align=right|3,699||MBA||27. září 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(10460)||1978 VK8|| align=right|13,8|| align=right|2,815|| align=right|0,161|| align=right|2,22|| align=right|4,721||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(10461)||1978 XU|| align=right|14,0|| align=right|2,424|| align=right|0,147|| align=right|6,95|| align=right|3,772||MBA||6. prosince 1978||Palomar||E. Bowell; A. Warnock
|-
|(10462)||1979 KM|| align=right|15,1|| align=right|2,242|| align=right|0,205|| align=right|6,62|| align=right|3,356||MBA||19. května 1979||La Silla||R. M. West
|-
|(10463)||1979 MB9|| align=right|13,9|| align=right|3,119|| align=right|0,173|| align=right|1,55|| align=right|5,508||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(10464)||1979 SC|| align=right|14,2|| align=right|2,295|| align=right|0,126|| align=right|4,66|| align=right|3,476||MBA||17. září 1979||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(10465)||1980 WE5|| align=right|12,1|| align=right|3,129|| align=right|0,106|| align=right|14,22|| align=right|5,535||MBA||29. listopadu 1980||Palomar||S. J. Bus
|-
|(10466)||1981 ET7|| align=right|14,6|| align=right|2,332|| align=right|0,092|| align=right|4,19|| align=right|3,561||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10467)||1981 EZ7|| align=right|14,3|| align=right|2,689|| align=right|0,155|| align=right|5,69|| align=right|4,408||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10468)||1981 EH9|| align=right|15,3|| align=right|2,339|| align=right|0,189|| align=right|3,47|| align=right|3,576||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10469)||1981 EE14|| align=right|15,1|| align=right|2,350|| align=right|0,110|| align=right|6,36|| align=right|3,603||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10470)||1981 EW18|| align=right|15,1|| align=right|2,341|| align=right|0,136|| align=right|6,64|| align=right|3,581||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10471)||1981 EH20|| align=right|15,1|| align=right|2,707|| align=right|0,144|| align=right|2,46|| align=right|4,454||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10472)||1981 EO20|| align=right|15,1|| align=right|2,342|| align=right|0,221|| align=right|2,76|| align=right|3,582||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10473)||1981 EL21|| align=right|13,6|| align=right|2,717|| align=right|0,096|| align=right|2,11|| align=right|4,478||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10474)||1981 EJ23|| align=right|14,2|| align=right|2,719|| align=right|0,064|| align=right|4,08|| align=right|4,482||MBA||3. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10475)||1981 EX28|| align=right|15,0|| align=right|2,331|| align=right|0,096|| align=right|6,32|| align=right|3,559||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10476)||1981 EY38|| align=right|14,4|| align=right|2,318|| align=right|0,260|| align=right|9,45|| align=right|3,529||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10477)||1981 ET41|| align=right|14,8|| align=right|2,333|| align=right|0,135|| align=right|8,16|| align=right|3,564||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10478) Alsabti||1981 WO|| align=right|12,5|| align=right|2,996|| align=right|0,094|| align=right|11,07|| align=right|5,184||MBA||24. listopadu 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(10479)||1982 HJ|| align=right|13,4|| align=right|2,259|| align=right|0,181|| align=right|7,73|| align=right|3,396||MBA||18. dubna 1982||Anderson Mesa||M. Watt
|-
|(10480)||1982 JB2|| align=right|14,9|| align=right|2,270|| align=right|0,083|| align=right|2,70|| align=right|3,419||MBA||15. května 1982||Palomar||Palomar
|-
|(10481) Esipov||1982 QK3|| align=right|14,0|| align=right|2,347|| align=right|0,188|| align=right|2,49|| align=right|3,596||MBA||23. srpna 1982||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(10482) Dangrieser||1983 RG2|| align=right|14,3|| align=right|2,294|| align=right|0,203|| align=right|6,34|| align=right|3,474||MBA||14. září 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(10483) Tomburns||1983 RP2|| align=right|14,2|| align=right|2,273|| align=right|0,171|| align=right|4,17|| align=right|3,426||MBA||4. září 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(10484) Hecht||1983 WM|| align=right|13,9|| align=right|2,321|| align=right|0,079|| align=right|5,73|| align=right|3,536||MBA||28. listopadu 1983||Flagstaff||E. Bowell
|-
|(10485)||1984 SY5|| align=right|12,9|| align=right|3,262|| align=right|0,143|| align=right|2,39|| align=right|5,889||MBA||21. září 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10486)||1985 CS2|| align=right|14,0|| align=right|2,293|| align=right|0,092|| align=right|4,00|| align=right|3,472||MBA||15. února 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10487) Danpeterson||1985 GP1|| align=right|13,0|| align=right|2,314|| align=right|0,171|| align=right|24,90|| align=right|3,519||MBA||14. dubna 1985||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(10488)||1985 RS1|| align=right|13,8|| align=right|2,402|| align=right|0,219|| align=right|2,69|| align=right|3,722||MBA||12. září 1985||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(10489)||1985 TJ1|| align=right|12,4|| align=right|3,007|| align=right|0,083|| align=right|10,94|| align=right|5,214||MBA||15. října 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(10490)||1985 VL|| align=right|12,2|| align=right|3,172|| align=right|0,028|| align=right|14,47|| align=right|5,647||MBA||14. listopadu 1985||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(10491)||1986 QS1|| align=right|14,2|| align=right|2,318|| align=right|0,151|| align=right|5,59|| align=right|3,529||MBA||27. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10492)||1986 QZ1|| align=right|12,6|| align=right|3,033|| align=right|0,061|| align=right|10,65|| align=right|5,282||MBA||28. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10493)||1986 QH2|| align=right|14,2|| align=right|2,291|| align=right|0,065|| align=right|7,26|| align=right|3,467||MBA||28. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10494)||1986 QO3|| align=right|14,6|| align=right|2,390|| align=right|0,227|| align=right|3,43|| align=right|3,695||MBA||29. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10495)||1986 RD|| align=right|13,2|| align=right|2,794|| align=right|0,228|| align=right|6,87|| align=right|4,669||MBA||8. září 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(10496)||1986 RK|| align=right|13,7|| align=right|2,287|| align=right|0,204|| align=right|7,57|| align=right|3,457||MBA||11. září 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(10497)||1986 RQ|| align=right|13,7|| align=right|2,310|| align=right|0,188|| align=right|9,32|| align=right|3,511||MBA||11. září 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(10498) Bobgent||1986 RG3|| align=right|14,6|| align=right|2,287|| align=right|0,261|| align=right|7,97|| align=right|3,457||MBA||11. září 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(10499)||1986 RN5|| align=right|14,2|| align=right|2,288|| align=right|0,225|| align=right|6,50|| align=right|3,460||MBA||7. září 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10500) Nishi-koen||1987 GA|| align=right|12,9|| align=right|2,682|| align=right|0,198|| align=right|11,08|| align=right|4,391||MBA||3. dubna 1987||Ayashi||M. Koishikawa
|-
|(10501) Ardmacha||1987 OT|| align=right|13,5|| align=right|2,721|| align=right|0,262|| align=right|8,69|| align=right|4,488||MBA||19. července 1987||Palomar||E. F. Helin
|-
|(10502) Armaghobs||1987 QF6|| align=right|15,0|| align=right|2,310|| align=right|0,318|| align=right|21,95|| align=right|3,509||MBA||22. srpna 1987||Palomar||E. F. Helin
|-
|(10503)||1987 SG13|| align=right|14,3|| align=right|2,223|| align=right|0,115|| align=right|4,73|| align=right|3,313||MBA||27. září 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10504) Doga||1987 UF5|| align=right|13,0|| align=right|2,762|| align=right|0,166|| align=right|5,75|| align=right|4,590||MBA||22. října 1987||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(10505)||1988 BN4|| align=right|12,5|| align=right|3,015|| align=right|0,037|| align=right|8,65|| align=right|5,234||MBA||22. ledna 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10506) Rydberg||1988 CW4|| align=right|12,8|| align=right|2,992|| align=right|0,051|| align=right|6,94|| align=right|5,175||MBA||13. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10507)||1988 ER1|| align=right|13,8|| align=right|2,351|| align=right|0,095|| align=right|7,16|| align=right|3,603||MBA||13. března 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(10508)||1988 RM4|| align=right|14,6|| align=right|2,482|| align=right|0,188|| align=right|2,65|| align=right|3,910||MBA||1. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10509) Heinrichkayser||1989 GD4|| align=right|13,1|| align=right|3,067|| align=right|0,186|| align=right|4,90|| align=right|5,372||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10510)||1989 GQ4|| align=right|14,8|| align=right|2,223|| align=right|0,093|| align=right|4,89|| align=right|3,314||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10511)||1989 OD|| align=right|12,9|| align=right|2,780|| align=right|0,139|| align=right|8,82|| align=right|4,635||MBA||21. července 1989||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(10512)||1989 TP11|| align=right|13,8|| align=right|2,419|| align=right|0,160|| align=right|3,62|| align=right|3,762||MBA||2. října 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(10513)||1989 TJ14|| align=right|11,7|| align=right|3,220|| align=right|0,064|| align=right|24,30|| align=right|5,777||MBA||2. října 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10514)||1989 TD16|| align=right|13,5|| align=right|2,712|| align=right|0,096|| align=right|2,96|| align=right|4,466||MBA||4. října 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10515) Old Joe||1989 UB3|| align=right|14,1|| align=right|2,571|| align=right|0,260|| align=right|5,43|| align=right|4,122||MBA||31. října 1989||Stakenbridge||B. G. W. Manning
|-
|(10516) Sakurajima||1989 VQ|| align=right|13,9|| align=right|2,419|| align=right|0,223|| align=right|2,67|| align=right|3,761||MBA||1. listopadu 1989||Kagoshima||M. Mukai; M. Takeishi
|-
|(10517)||1990 BH1|| align=right|13,6|| align=right|2,639|| align=right|0,154|| align=right|5,63|| align=right|4,287||MBA||28. ledna 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(10518)||1990 MC|| align=right|12,7|| align=right|2,885|| align=right|0,318|| align=right|13,69|| align=right|4,899||MBA||18. června 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(10519)||1990 RO2|| align=right|14,7|| align=right|2,208|| align=right|0,127|| align=right|3,77|| align=right|3,280||MBA||15. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(10520)||1990 RS2|| align=right|14,0|| align=right|2,246|| align=right|0,145|| align=right|2,01|| align=right|3,365||MBA||15. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(10521)||1990 RW7|| align=right|13,4|| align=right|3,169|| align=right|0,181|| align=right|3,60|| align=right|5,640||MBA||14. září 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10522)||1990 SN3|| align=right|14,2|| align=right|2,200|| align=right|0,214|| align=right|5,20|| align=right|3,263||MBA||18. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(10523) D'Haveloose||1990 SM6|| align=right|13,7|| align=right|2,278|| align=right|0,065|| align=right|4,40|| align=right|3,437||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10524) Maniewski||1990 SZ7|| align=right|13,7|| align=right|2,243|| align=right|0,107|| align=right|6,55|| align=right|3,358||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10525)||1990 TO|| align=right|14,0|| align=right|2,277|| align=right|0,191|| align=right|5,64|| align=right|3,436||MBA||12. října 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(10526)||1990 UK1|| align=right|14,6|| align=right|2,256|| align=right|0,171|| align=right|4,23|| align=right|3,388||MBA||19. října 1990||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(10527)||1990 UN1|| align=right|14,3|| align=right|2,365|| align=right|0,209|| align=right|5,10|| align=right|3,637||MBA||20. října 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|(10528)||1990 VX3|| align=right|13,9|| align=right|2,335|| align=right|0,181|| align=right|3,19|| align=right|3,568||MBA||12. listopadu 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(10529) Giessenburg||1990 WQ4|| align=right|14,3|| align=right|2,252|| align=right|0,204|| align=right|3,70|| align=right|3,378||MBA||16. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10530)||1991 EA|| align=right|13,6|| align=right|2,462|| align=right|0,077|| align=right|6,29|| align=right|3,863||MBA||7. března 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(10531)||1991 GB1|| align=right|14,1|| align=right|1,962|| align=right|0,044|| align=right|21,00|| align=right|2,748||MBA||8. dubna 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(10532)||1991 NA2|| align=right|13,8|| align=right|2,648|| align=right|0,156|| align=right|9,01|| align=right|4,307||MBA||14. července 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(10533)||1991 PT12|| align=right|13,5|| align=right|2,790|| align=right|0,086|| align=right|0,88|| align=right|4,660||MBA||5. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(10534)||1991 PV16|| align=right|13,2|| align=right|2,927|| align=right|0,126|| align=right|3,05|| align=right|5,006||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(10535)||1991 RB1|| align=right|13,2|| align=right|2,814|| align=right|0,173|| align=right|6,19|| align=right|4,719||MBA||10. září 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(10536)||1991 RZ8|| align=right|12,8|| align=right|2,859|| align=right|0,025|| align=right|1,39|| align=right|4,833||MBA||11. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(10537)||1991 RY16|| align=right|12,9|| align=right|2,850|| align=right|0,067|| align=right|7,26|| align=right|4,812||MBA||15. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(10538) Torode||1991 VP2|| align=right|15,8|| align=right|2,156|| align=right|0,152|| align=right|0,30|| align=right|3,165||MBA||11. listopadu 1991||Stakenbridge||B. G. W. Manning
|-
|(10539)||1991 VH4|| align=right|13,0|| align=right|2,990|| align=right|0,128|| align=right|5,97|| align=right|5,169||MBA||9. listopadu 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(10540) Hachigoroh||1991 VP4|| align=right|13,1|| align=right|3,106|| align=right|0,165|| align=right|6,74|| align=right|5,473||MBA||13. listopadu 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(10541)||1991 YX|| align=right|14,3|| align=right|2,275|| align=right|0,161|| align=right|5,80|| align=right|3,430||MBA||31. prosince 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(10542) Ruckers||1992 CN3|| align=right|14,5|| align=right|2,221|| align=right|0,085|| align=right|3,30|| align=right|3,309||MBA||2. února 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10543) Klee||1992 DL4|| align=right|14,3|| align=right|2,269|| align=right|0,177|| align=right|6,66|| align=right|3,417||MBA||27. února 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(10544)||1992 DA9|| align=right|14,2|| align=right|2,227|| align=right|0,178|| align=right|7,75|| align=right|3,322||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(10545)||1992 EQ9|| align=right|14,4|| align=right|2,237|| align=right|0,121|| align=right|2,58|| align=right|3,345||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(10546) Nakanomakoto||1992 FS1|| align=right|13,7|| align=right|2,262|| align=right|0,174|| align=right|7,16|| align=right|3,402||MBA||28. března 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10547)||1992 JF|| align=right|14,0|| align=right|2,295|| align=right|0,218|| align=right|4,69|| align=right|3,476||MBA||2. května 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(10548)||1992 PJ2|| align=right|14,5|| align=right|2,413|| align=right|0,321|| align=right|5,61|| align=right|3,747||MBA||2. srpna 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(10549) Helsingborg||1992 RM2|| align=right|14,2|| align=right|2,560|| align=right|0,171|| align=right|13,69|| align=right|4,094||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10550) Malmö||1992 RK7|| align=right|14,1|| align=right|2,630|| align=right|0,033|| align=right|4,63|| align=right|4,264||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10551) Göteborg||1992 YL2|| align=right|12,4|| align=right|2,992|| align=right|0,064|| align=right|11,39|| align=right|5,175||MBA||18. prosince 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(10552) Stockholm||1993 BH13|| align=right|13,8|| align=right|3,120|| align=right|0,202|| align=right|2,25|| align=right|5,510||MBA||22. ledna 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10553)||1993 FZ4|| align=right|14,0|| align=right|3,220|| align=right|0,135|| align=right|2,59|| align=right|5,777||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10554)||1993 FO34|| align=right|13,5|| align=right|3,197|| align=right|0,159|| align=right|7,39|| align=right|5,715||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10555) Tagaharue||1993 HH|| align=right|12,1|| align=right|3,204|| align=right|0,074|| align=right|16,82|| align=right|5,735||MBA||16. dubna 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10556)||1993 QS|| align=right|13,9|| align=right|2,447|| align=right|0,255|| align=right|13,30|| align=right|3,828||MBA||19. srpna 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(10557) Rowland||1993 RL5|| align=right|14,3|| align=right|2,346|| align=right|0,062|| align=right|2,60|| align=right|3,593||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10558) Karlstad||1993 RB7|| align=right|14,4|| align=right|2,344|| align=right|0,131|| align=right|5,65|| align=right|3,589||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10559) Yukihisa||1993 SJ1|| align=right|14,6|| align=right|2,260|| align=right|0,208|| align=right|5,66|| align=right|3,397||MBA||16. září 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10560) Michinari||1993 TN|| align=right|13,5|| align=right|2,354|| align=right|0,129|| align=right|3,59|| align=right|3,610||MBA||8. října 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10561) Shimizumasahiro||1993 TE2|| align=right|12,9|| align=right|2,757|| align=right|0,163|| align=right|9,93|| align=right|4,576||MBA||15. října 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10562)||1993 UB1|| align=right|12,7|| align=right|2,326|| align=right|0,155|| align=right|23,24|| align=right|3,546||MBA||19. října 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(10563) Izhdubar||1993 WD|| align=right|16,9|| align=right|1,007|| align=right|0,267|| align=right|63,47|| align=right|1,011||APL||19. listopadu 1993||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(10564)||1993 XQ2|| align=right|12,9|| align=right|2,658|| align=right|0,147|| align=right|13,57|| align=right|4,332||MBA||14. prosince 1993||Palomar||PCAS
|-
|(10565)||1994 AT1|| align=right|12,3|| align=right|2,653|| align=right|0,227|| align=right|13,74|| align=right|4,320||MBA||9. ledna 1994||Fujieda||H. Shiozawa; T. Urata
|-
|(10566) Zabadak||1994 AZ2|| align=right|13,3|| align=right|2,691|| align=right|0,208|| align=right|11,05|| align=right|4,413||MBA||14. ledna 1994||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(10567)||1994 CV|| align=right|14,5|| align=right|2,590|| align=right|0,191|| align=right|3,76|| align=right|4,168||MBA||7. února 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(10568) Yoshitanaka||1994 CF1|| align=right|13,0|| align=right|2,693|| align=right|0,184|| align=right|11,58|| align=right|4,417||MBA||2. února 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(10569) Kinoshitamasao||1994 GQ|| align=right|13,0|| align=right|2,911|| align=right|0,098|| align=right|13,56|| align=right|4,966||MBA||8. dubna 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10570) Shibayasuo||1994 GT|| align=right|13,0|| align=right|3,031|| align=right|0,178|| align=right|3,43|| align=right|5,277||MBA||8. dubna 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10571)||1994 LA1|| align=right|14,1|| align=right|3,154|| align=right|0,254|| align=right|25,99|| align=right|5,601||MBA||5. června 1994||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|(10572)||1994 VO7|| align=right|14,6|| align=right|2,178|| align=right|0,069|| align=right|2,16|| align=right|3,214||MBA||8. listopadu 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(10573) Piani||1994 WU1|| align=right|14,5|| align=right|2,447|| align=right|0,159|| align=right|14,84|| align=right|3,828||MBA||29. listopadu 1994||Stroncone||Stroncone
|-
|(10574)||1994 YH1|| align=right|15,0|| align=right|2,202|| align=right|0,026|| align=right|3,05|| align=right|3,266||MBA||31. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10575)||1994 YV1|| align=right|14,2|| align=right|2,301|| align=right|0,046|| align=right|7,36|| align=right|3,489||MBA||31. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10576)||1995 GF|| align=right|13,6|| align=right|2,550|| align=right|0,080|| align=right|6,68|| align=right|4,072||MBA||3. dubna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10577) Jihčesmuzeum||1995 JC|| align=right|14,7|| align=right|2,581|| align=right|0,231|| align=right|4,45|| align=right|4,145||MBA||2. května 1995||Kleť||M. Tichý
|-
|(10578)||1995 LH|| align=right|14,3|| align=right|2,688|| align=right|0,413|| align=right|11,44|| align=right|4,405||MBA||5. června 1995||Siding Spring||G. J. Garradd
|-
|(10579) Diluca||1995 OE|| align=right|12,7|| align=right|3,059|| align=right|0,061|| align=right|8,91|| align=right|5,351||MBA||20. července 1995||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(10580)||1995 OV|| align=right|13,5|| align=right|2,727|| align=right|0,248|| align=right|7,78|| align=right|4,503||MBA||24. července 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(10581) Jeníkhollan||1995 OD1|| align=right|14,4|| align=right|3,006|| align=right|0,087|| align=right|12,27|| align=right|5,212||MBA||30. července 1995||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(10582) Harumi||1995 TG|| align=right|12,5|| align=right|3,101|| align=right|0,177|| align=right|12,18|| align=right|5,460||MBA||3. října 1995||Moriyama||Y. Ikari
|-
|(10583) Kanetugu||1995 WC4|| align=right|11,9|| align=right|3,119|| align=right|0,221|| align=right|14,68|| align=right|5,508||MBA||21. listopadu 1995||Nanyo||T. Okuni
|-
|(10584) Ferrini||1996 GJ2|| align=right|15,2|| align=right|2,391|| align=right|0,210|| align=right|4,29|| align=right|3,697||MBA||14. dubna 1996||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(10585) Wabi-Sabi||1996 GD21|| align=right|15,6|| align=right|2,215|| align=right|0,089|| align=right|3,32|| align=right|3,296||MBA||13. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(10586)||1996 KY4|| align=right|14,1|| align=right|2,341|| align=right|0,261|| align=right|3,80|| align=right|3,581||MBA||22. května 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10587)||1996 NF3|| align=right|13,2|| align=right|2,694|| align=right|0,077|| align=right|10,09|| align=right|4,422||MBA||14. července 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10588) Adamcrandall||1996 OE|| align=right|16,0|| align=right|2,409|| align=right|0,050|| align=right|2,63|| align=right|3,737||MBA||18. července 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(10589)||1996 OM2|| align=right|14,3|| align=right|2,735|| align=right|0,227|| align=right|7,94|| align=right|4,523||MBA||23. července 1996||Campo Imperatore||A. Boattini; A. Di Paola
|-
|(10590)||1996 OP2|| align=right|14,2|| align=right|2,402|| align=right|0,244|| align=right|13,56|| align=right|3,721||MBA||24. července 1996||Campo Imperatore||A. Boattini; A. Di Paola
|-
|(10591) Caverni||1996 PD3|| align=right|14,1|| align=right|2,625|| align=right|0,017|| align=right|3,96|| align=right|4,253||MBA||13. srpna 1996||Montelupo||M. Tombelli; G. Forti
|-
|(10592)||1996 PN5|| align=right|14,4|| align=right|2,748|| align=right|0,104|| align=right|2,61|| align=right|4,554||MBA||10. srpna 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(10593)||1996 QQ1|| align=right|13,4|| align=right|3,129|| align=right|0,206|| align=right|2,14|| align=right|5,534||MBA||25. srpna 1996||King City||R. G. Sandness
|-
|(10594)||1996 RE4|| align=right|12,7|| align=right|2,605|| align=right|0,173|| align=right|12,75|| align=right|4,204||MBA||10. září 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(10595)||1996 SS6|| align=right|13,2|| align=right|2,915|| align=right|0,054|| align=right|3,06|| align=right|4,976||MBA||21. září 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(10596) Stevensimpson||1996 TS|| align=right|13,7|| align=right|2,849|| align=right|0,018|| align=right|1,55|| align=right|4,808||MBA||4. října 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(10597)||1996 TR10|| align=right|13,4|| align=right|2,396|| align=right|0,257|| align=right|10,64|| align=right|3,708||MBA||9. října 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(10598) Markrees||1996 TT11|| align=right|14,4|| align=right|2,610|| align=right|0,155|| align=right|1,59|| align=right|4,215||MBA||13. října 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(10599)||1996 TK15|| align=right|13,8|| align=right|2,616|| align=right|0,191|| align=right|13,42|| align=right|4,231||MBA||9. října 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(10600)||1996 TK48|| align=right|13,9|| align=right|2,577|| align=right|0,228|| align=right|2,57|| align=right|4,136||MBA||9. října 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(10601) Hiwatashi||1996 UC|| align=right|13,3|| align=right|3,158|| align=right|0,245|| align=right|3,00|| align=right|5,612||MBA||16. října 1996||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(10602)||1996 UG3|| align=right|12,8|| align=right|2,670|| align=right|0,202|| align=right|13,33|| align=right|4,363||MBA||16. října 1996||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(10603)||1996 UF4|| align=right|13,7|| align=right|2,815|| align=right|0,112|| align=right|4,67|| align=right|4,722||MBA||29. října 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(10604) Susanoo||1996 VJ|| align=right|12,8|| align=right|3,177|| align=right|0,109|| align=right|11,12|| align=right|5,663||MBA||3. listopadu 1996||Oohira||T. Urata
|-
|(10605) Guidoni||1996 VC1|| align=right|13,3|| align=right|2,949|| align=right|0,112|| align=right|0,95|| align=right|5,064||MBA||3. listopadu 1996||Sormano||V. Giuliani; F. Manca
|-
|(10606) Crocco||1996 VD1|| align=right|13,2|| align=right|3,144|| align=right|0,104|| align=right|17,66|| align=right|5,574||MBA||3. listopadu 1996||Sormano||V. Giuliani; F. Manca
|-
|(10607) Amandahatton||1996 VQ6|| align=right|13,2|| align=right|2,650|| align=right|0,188|| align=right|13,84|| align=right|4,313||MBA||13. listopadu 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(10608) Mameta||1996 VB9|| align=right|11,9|| align=right|3,999|| align=right|0,252|| align=right|4,52|| align=right|7,996||HLD||7. listopadu 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10609) Hirai||1996 WC3|| align=right|15,0|| align=right|2,697|| align=right|0,203|| align=right|10,47|| align=right|4,429||MBA||28. listopadu 1996||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(10610)||1996 XR1|| align=right|12,1|| align=right|3,965|| align=right|0,215|| align=right|4,63|| align=right|7,894||HLD||2. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10611)||1997 BB1|| align=right|11,7|| align=right|3,189|| align=right|0,085|| align=right|11,47|| align=right|5,695||MBA||23. ledna 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(10612)||1997 JR17|| align=right|13,4|| align=right|2,925|| align=right|0,017|| align=right|2,32|| align=right|5,002||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10613) Kushinadahime||1997 RO3|| align=right|14,5|| align=right|2,403|| align=right|0,114|| align=right|5,16|| align=right|3,726||MBA||4. září 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(10614)||1997 UH1|| align=right|14,0|| align=right|2,360|| align=right|0,084|| align=right|7,44|| align=right|3,624||MBA||21. října 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(10615)||1997 UK3|| align=right|14,7|| align=right|2,382|| align=right|0,255|| align=right|4,20|| align=right|3,675||MBA||26. října 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10616) Inouetakeshi||1997 UW8|| align=right|15,0|| align=right|2,627|| align=right|0,190|| align=right|2,88|| align=right|4,258||MBA||25. října 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10617) Takumi||1997 UK24|| align=right|13,4|| align=right|2,204|| align=right|0,090|| align=right|4,55|| align=right|3,271||MBA||25. října 1997||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(10618)||1997 VU3|| align=right|14,6|| align=right|2,347|| align=right|0,191|| align=right|2,75|| align=right|3,594||MBA||6. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10619) Ninigi||1997 WO13|| align=right|14,3|| align=right|2,360|| align=right|0,062|| align=right|7,87|| align=right|3,624||MBA||27. listopadu 1997||Gekko||T. Kagawa; T. Urata
|-
|(10620)||1997 WQ34|| align=right|14,0|| align=right|2,400|| align=right|0,108|| align=right|6,20|| align=right|3,718||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(10621)||1997 XN|| align=right|13,4|| align=right|2,781|| align=right|0,024|| align=right|7,08|| align=right|4,637||MBA||3. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10622)||1997 XA12|| align=right|14,8|| align=right|2,233|| align=right|0,180|| align=right|4,28|| align=right|3,336||MBA||5. prosince 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(10623)||1997 YP7|| align=right|12,5|| align=right|3,153|| align=right|0,142|| align=right|5,77|| align=right|5,599||MBA||27. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10624)||1997 YR13|| align=right|12,8|| align=right|3,210|| align=right|0,132|| align=right|0,12|| align=right|5,750||MBA||31. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10625)||1998 AC8|| align=right|13,1|| align=right|3,190|| align=right|0,158|| align=right|0,51|| align=right|5,697||MBA||2. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(10626) Zajíc||1998 AP8|| align=right|14,6|| align=right|2,564|| align=right|0,246|| align=right|2,28|| align=right|4,106||MBA||10. ledna 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(10627) Ookuninushi||1998 BW2|| align=right|12,8|| align=right|3,036|| align=right|0,111|| align=right|8,57|| align=right|5,289||MBA||19. ledna 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(10628)||1998 BD5|| align=right|13,2|| align=right|3,112|| align=right|0,124|| align=right|5,80|| align=right|5,488||MBA||18. ledna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(10629)||1998 BK11|| align=right|13,5|| align=right|2,755|| align=right|0,111|| align=right|0,66|| align=right|4,573||MBA||23. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(10630)||1998 BV12|| align=right|12,9|| align=right|2,872|| align=right|0,061|| align=right|1,30|| align=right|4,865||MBA||23. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(10631)||1998 BM15|| align=right|13,1|| align=right|3,154|| align=right|0,042|| align=right|2,68|| align=right|5,600||MBA||24. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(10632)||1998 CV1|| align=right|12,2|| align=right|3,921|| align=right|0,205|| align=right|8,40|| align=right|7,762||HLD||1. února 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(10633) Akimasa||1998 DP1|| align=right|14,2|| align=right|2,457|| align=right|0,091|| align=right|7,24|| align=right|3,850||MBA||20. února 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(10634) Pepibican||1998 GM1|| align=right|13,8|| align=right|2,490|| align=right|0,017|| align=right|4,90|| align=right|3,929||MBA||8. dubna 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(10635)||1998 QH8|| align=right|13,6|| align=right|3,043|| align=right|0,124|| align=right|12,35|| align=right|5,306||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(10636)||1998 QK56|| align=right|17,5|| align=right|1,884|| align=right|0,513|| align=right|13,56|| align=right|2,586||APL||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(10637) Heimlich||1998 QP104|| align=right|12,6|| align=right|3,179|| align=right|0,021|| align=right|13,69|| align=right|5,668||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10638) McGlothlin||1998 SV54|| align=right|13,2|| align=right|3,159|| align=right|0,142|| align=right|6,27|| align=right|5,613||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(10639) Gleason||1998 VV41|| align=right|14,1|| align=right|2,197|| align=right|0,157|| align=right|2,76|| align=right|3,256||MBA||14. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(10640)||1998 WU19|| align=right|14,0|| align=right|2,225|| align=right|0,145|| align=right|3,63|| align=right|3,318||MBA||25. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(10641)||1998 XS52|| align=right|13,4|| align=right|3,176|| align=right|0,139|| align=right|1,21|| align=right|5,659||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(10642) Charmaine||1999 BF8|| align=right|13,2|| align=right|3,074|| align=right|0,077|| align=right|2,35|| align=right|5,390||MBA||19. ledna 1999||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(10643)||1999 CE78|| align=right|13,8|| align=right|2,552|| align=right|0,093|| align=right|4,76|| align=right|4,077||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(10644)||1999 DM2|| align=right|12,4|| align=right|2,867|| align=right|0,172|| align=right|14,93|| align=right|4,855||MBA||19. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10645) Brač||1999 ES4|| align=right|12,5|| align=right|2,658|| align=right|0,183|| align=right|12,54|| align=right|4,332||MBA||14. března 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(10646) Machielalberts||2077 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,248|| align=right|0,134|| align=right|3,39|| align=right|3,371||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10647) Meesters||3074 P-L|| align=right|12,8|| align=right|2,971|| align=right|0,051|| align=right|9,47|| align=right|5,120||MBA||25. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld
|-
|(10648) Plancius||4089 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,726|| align=right|0,182|| align=right|8,62|| align=right|4,500||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10649) VOC||4098 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,814|| align=right|0,123|| align=right|8,36|| align=right|4,720||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10650) Houtman||4110 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,232|| align=right|0,117|| align=right|3,03|| align=right|3,334||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld
|-
|(10651) van Linschoten||4522 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,735|| align=right|0,071|| align=right|5,15|| align=right|4,523||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10652) Blaeu||4599 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,731|| align=right|0,101|| align=right|5,58|| align=right|4,512||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10653) Witsen||6030 P-L|| align=right|12,5|| align=right|3,653|| align=right|0,015|| align=right|3,32|| align=right|6,982||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10654) Bontekoe||6673 P-L|| align=right|12,4|| align=right|3,260|| align=right|0,023|| align=right|21,98|| align=right|5,884||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10655) Pietkeyser||9535 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,739|| align=right|0,072|| align=right|6,38|| align=right|4,532||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10656) Albrecht||2213 T-1|| align=right|12,7|| align=right|3,175|| align=right|0,089|| align=right|8,52|| align=right|5,655||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10657) Wanach||2251 T-1|| align=right|14,5|| align=right|2,795|| align=right|0,045|| align=right|3,62|| align=right|4,673||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10658)||2281 T-1|| align=right|13,6|| align=right|2,787|| align=right|0,080|| align=right|4,71|| align=right|4,651||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10659) Sauerland||3266 T-1|| align=right|14,2|| align=right|3,158|| align=right|0,124|| align=right|0,84|| align=right|5,611||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10660)||4348 T-1|| align=right|13,8|| align=right|3,156|| align=right|0,145|| align=right|6,87|| align=right|5,606||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10661) Teutoburgerwald||1211 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,266|| align=right|0,103|| align=right|6,67|| align=right|3,411||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10662)||3201 T-2|| align=right|13,7|| align=right|2,763|| align=right|0,099|| align=right|4,19|| align=right|4,593||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10663) Schwarzwald||4283 T-2|| align=right|13,6|| align=right|3,195|| align=right|0,161|| align=right|2,50|| align=right|5,710||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10664) Phemios||5187 T-2|| align=right|11,1|| align=right|5,150|| align=right|0,031|| align=right|8,60|| align=right|11,69||JUT||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10665) Ortigão||3019 T-3|| align=right|13,3|| align=right|2,799|| align=right|0,158|| align=right|8,68|| align=right|4,683||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10666) Feldberg||4171 T-3|| align=right|14,2|| align=right|2,223|| align=right|0,059|| align=right|5,93|| align=right|3,314||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10667)||1975 UA|| align=right|15,6|| align=right|1,965|| align=right|0,088|| align=right|20,29|| align=right|2,753||MBA||28. října 1975||Palomar||T. Gehrels
|-
|(10668)||1976 UB1|| align=right|13,2|| align=right|2,626|| align=right|0,170|| align=right|12,99|| align=right|4,255||MBA||24. října 1976||La Silla||R. M. West
|-
|(10669) Herfordia||1977 FN|| align=right|13,3|| align=right|2,676|| align=right|0,135|| align=right|12,34|| align=right|4,378||MBA||16. března 1977||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|(10670) Seminozhenko||1977 PP1|| align=right|13,4|| align=right|2,749|| align=right|0,107|| align=right|5,03|| align=right|4,556||MBA||14. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(10671) Mazurova||1977 RR6|| align=right|13,8|| align=right|2,436|| align=right|0,174|| align=right|4,73|| align=right|3,801||MBA||11. září 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(10672) Kostyukova||1978 QE|| align=right|11,7|| align=right|3,033|| align=right|0,118|| align=right|15,01|| align=right|5,280||MBA||31. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(10673)||1978 VU5|| align=right|14,8|| align=right|2,422|| align=right|0,039|| align=right|2,10|| align=right|3,768||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(10674)||1978 VT10|| align=right|14,9|| align=right|2,387|| align=right|0,132|| align=right|1,76|| align=right|3,688||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(10675) Kharlamov||1978 VE15|| align=right|14,4|| align=right|2,383|| align=right|0,207|| align=right|3,18|| align=right|3,677||MBA||1. listopadu 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(10676) Jamesmcdanell||1979 MD2|| align=right|14,4|| align=right|2,300|| align=right|0,181|| align=right|3,39|| align=right|3,487||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(10677)||1979 MN3|| align=right|14,5|| align=right|2,275|| align=right|0,069|| align=right|1,98|| align=right|3,431||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(10678)||1979 MG6|| align=right|14,9|| align=right|2,269|| align=right|0,138|| align=right|5,85|| align=right|3,416||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(10679)||1979 MH6|| align=right|14,0|| align=right|2,997|| align=right|0,050|| align=right|11,29|| align=right|5,187||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(10680)||1979 ME8|| align=right|15,0|| align=right|2,281|| align=right|0,137|| align=right|3,93|| align=right|3,444||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(10681) Khture||1979 TH2|| align=right|13,2|| align=right|3,148|| align=right|0,169|| align=right|1,15|| align=right|5,583||MBA||14. října 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(10682)||1980 KK|| align=right|14,7|| align=right|2,156|| align=right|0,171|| align=right|1,01|| align=right|3,164||MBA||22. května 1980||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10683) Carter||1980 LY|| align=right|14,8|| align=right|2,166|| align=right|0,158|| align=right|4,53|| align=right|3,188||MBA||10. června 1980||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(10684) Babkina||1980 RV2|| align=right|14,5|| align=right|2,212|| align=right|0,188|| align=right|2,69|| align=right|3,290||MBA||8. září 1980||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(10685) Kharkivuniver||1980 VO|| align=right|13,5|| align=right|2,551|| align=right|0,322|| align=right|9,93|| align=right|4,073||MBA||9. listopadu 1980||Flagstaff||E. Bowell
|-
|(10686)||1980 VX2|| align=right|13,3|| align=right|2,542|| align=right|0,063|| align=right|24,89|| align=right|4,051||MBA||1. listopadu 1980||Palomar||S. J. Bus
|-
|(10687)||1980 XX|| align=right|14,8|| align=right|2,236|| align=right|0,146|| align=right|5,22|| align=right|3,342||MBA||7. prosince 1980||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(10688)||1981 DK|| align=right|12,8|| align=right|3,150|| align=right|0,175|| align=right|9,58|| align=right|5,589||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10689)||1981 DZ1|| align=right|13,1|| align=right|3,215|| align=right|0,077|| align=right|21,97|| align=right|5,765||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10690)||1981 DO3|| align=right|13,3|| align=right|3,206|| align=right|0,116|| align=right|6,11|| align=right|5,740||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10691)||1981 EJ19|| align=right|14,0|| align=right|3,197|| align=right|0,125|| align=right|0,67|| align=right|5,716||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10692)||1981 EK19|| align=right|15,0|| align=right|2,325|| align=right|0,149|| align=right|4,96|| align=right|3,545||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10693)||1981 ES20|| align=right|14,4|| align=right|2,682|| align=right|0,056|| align=right|2,09|| align=right|4,391||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10694)||1981 EH21|| align=right|12,5|| align=right|3,208|| align=right|0,037|| align=right|22,04|| align=right|5,746||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10695)||1981 ER21|| align=right|13,3|| align=right|3,228|| align=right|0,131|| align=right|5,72|| align=right|5,800||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10696)||1981 EO24|| align=right|14,3|| align=right|2,320|| align=right|0,083|| align=right|3,25|| align=right|3,533||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10697)||1981 EO40|| align=right|14,0|| align=right|2,652|| align=right|0,156|| align=right|14,56|| align=right|4,317||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10698)||1981 EJ43|| align=right|15,3|| align=right|2,316|| align=right|0,118|| align=right|2,35|| align=right|3,524||MBA||3. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10699)||1981 ES43|| align=right|14,2|| align=right|3,214|| align=right|0,036|| align=right|2,50|| align=right|5,761||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10700)||1981 ET47|| align=right|14,1|| align=right|2,662|| align=right|0,201|| align=right|5,19|| align=right|4,341||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10701)||1981 PF|| align=right|14,2|| align=right|2,398|| align=right|0,291|| align=right|12,64|| align=right|3,712||MBA||8. srpna 1981||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(10702) Arizorcas||1981 QD|| align=right|14,3|| align=right|2,426|| align=right|0,213|| align=right|2,70|| align=right|3,779||MBA||30. srpna 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(10703)||1981 QU3|| align=right|14,4|| align=right|2,396|| align=right|0,179|| align=right|10,31|| align=right|3,708||MBA||23. srpna 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10704)||1981 RQ1|| align=right|13,4|| align=right|2,901|| align=right|0,094|| align=right|2,55|| align=right|4,940||MBA||1. září 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10705)||1981 SL|| align=right|14,4|| align=right|2,367|| align=right|0,257|| align=right|6,94|| align=right|3,641||MBA||22. září 1981||Kleť||A. Mrkos
|-
|(10706)||1981 SE2|| align=right|14,1|| align=right|2,432|| align=right|0,211|| align=right|3,26|| align=right|3,793||MBA||26. září 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(10707)||1981 UV23|| align=right|13,4|| align=right|2,432|| align=right|0,234|| align=right|7,12|| align=right|3,791||MBA||24. října 1981||Palomar||S. J. Bus
|-
|(10708)||1981 UE26|| align=right|12,6|| align=right|2,912|| align=right|0,078|| align=right|3,14|| align=right|4,968||MBA||25. října 1981||Palomar||S. J. Bus
|-
|(10709) Ottofranz||1982 BE1|| align=right|13,2|| align=right|2,555|| align=right|0,190|| align=right|6,50|| align=right|4,082||MBA||24. ledna 1982||Flagstaff||E. Bowell
|-
|(10710)||1982 JE1|| align=right|14,1|| align=right|2,260|| align=right|0,183|| align=right|5,27|| align=right|3,397||MBA||15. května 1982||Palomar||Palomar
|-
|(10711) Pskov||1982 TT2|| align=right|12,5|| align=right|2,738|| align=right|0,225|| align=right|12,34|| align=right|4,530||MBA||15. října 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(10712) Malashchuk||1982 UE6|| align=right|14,2|| align=right|2,395|| align=right|0,170|| align=right|2,19|| align=right|3,705||MBA||20. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(10713) Limorenko||1982 UZ9|| align=right|13,2|| align=right|2,786|| align=right|0,205|| align=right|17,31|| align=right|4,648||MBA||22. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(10714)||1983 QG|| align=right|13,2|| align=right|2,642|| align=right|0,347|| align=right|14,32|| align=right|4,294||MBA||31. srpna 1983||IRAS||IRAS
|-
|(10715) Nagler||1983 RL4|| align=right|13,1|| align=right|2,634|| align=right|0,274|| align=right|17,65|| align=right|4,273||MBA||11. září 1983||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(10716) Olivermorton||1983 WQ|| align=right|13,1|| align=right|2,672|| align=right|0,119|| align=right|9,81|| align=right|4,367||MBA||29. listopadu 1983||Flagstaff||E. Bowell
|-
|(10717) Dickwalker||1983 XC|| align=right|14,4|| align=right|2,293|| align=right|0,172|| align=right|7,64|| align=right|3,472||MBA||1. prosince 1983||Flagstaff||E. Bowell
|-
|(10718) Samusʹ||1985 QM5|| align=right|13,5|| align=right|2,940|| align=right|0,145|| align=right|2,56|| align=right|5,039||MBA||23. srpna 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(10719) Andamar||1985 TW|| align=right|14,2|| align=right|2,406|| align=right|0,195|| align=right|1,31|| align=right|3,731||MBA||15. října 1985||Flagstaff||E. Bowell
|-
|(10720) Danzl||1986 GY|| align=right|14,0|| align=right|2,179|| align=right|0,143|| align=right|3,14|| align=right|3,216||MBA||5. dubna 1986||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(10721) Tuterov||1986 QO4|| align=right|14,1|| align=right|2,270|| align=right|0,185|| align=right|6,66|| align=right|3,419||MBA||17. srpna 1986||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(10722) Monari||1986 TB|| align=right|13,8|| align=right|2,342|| align=right|0,223|| align=right|14,66|| align=right|3,583||MBA||1. října 1986||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(10723)||1986 TH|| align=right|14,6|| align=right|2,277|| align=right|0,137|| align=right|5,14|| align=right|3,434||MBA||3. října 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(10724)||1986 VR5|| align=right|13,9|| align=right|2,353|| align=right|0,093|| align=right|5,78|| align=right|3,610||MBA||5. listopadu 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(10725) Sukunabikona||1986 WB|| align=right|14,1|| align=right|2,318|| align=right|0,128|| align=right|7,40|| align=right|3,529||MBA||22. listopadu 1986||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(10726)||1987 BS2|| align=right|14,5|| align=right|2,395|| align=right|0,163|| align=right|2,55|| align=right|3,706||MBA||28. ledna 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10727) Akitsushima||1987 DN|| align=right|12,4|| align=right|3,131|| align=right|0,032|| align=right|5,72|| align=right|5,540||MBA||25. února 1987||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|(10728)||1987 RT5|| align=right|15,0|| align=right|2,131|| align=right|0,184|| align=right|3,01|| align=right|3,111||MBA||4. září 1987||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(10729) Tsvetkova||1987 RU5|| align=right|13,7|| align=right|2,635|| align=right|0,214|| align=right|8,74|| align=right|4,277||MBA||4. září 1987||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(10730)||1987 SU|| align=right|13,8|| align=right|2,165|| align=right|0,110|| align=right|3,83|| align=right|3,184||MBA||19. září 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(10731)||1988 BL3|| align=right|13,5|| align=right|2,258|| align=right|0,206|| align=right|6,07|| align=right|3,391||MBA||16. ledna 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10732)||1988 BM3|| align=right|14,4|| align=right|2,324|| align=right|0,186|| align=right|1,65|| align=right|3,542||MBA||17. ledna 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10733) Georgesand||1988 CP1|| align=right|13,6|| align=right|2,904|| align=right|0,084|| align=right|2,99|| align=right|4,949||MBA||11. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10734) Wieck||1988 CT4|| align=right|12,8|| align=right|3,019|| align=right|0,053|| align=right|9,43|| align=right|5,245||MBA||13. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10735)||1988 CF6|| align=right|13,6|| align=right|2,373|| align=right|0,141|| align=right|3,65|| align=right|3,654||MBA||15. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10736)||1988 DD3|| align=right|13,8|| align=right|2,984|| align=right|0,041|| align=right|8,98|| align=right|5,154||MBA||22. února 1988||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(10737)||1988 DZ4|| align=right|15,2|| align=right|1,905|| align=right|0,131|| align=right|19,18|| align=right|2,629||MBA||25. února 1988||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(10738)||1988 FW2|| align=right|14,1|| align=right|2,332|| align=right|0,066|| align=right|6,12|| align=right|3,560||MBA||17. března 1988||La Silla||W. Ferreri
|-
|(10739) Lowman||1988 JB1|| align=right|14,5|| align=right|3,143|| align=right|0,398|| align=right|20,06|| align=right|5,571||MBA||12. května 1988||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(10740) Fallersleben||1988 RX2|| align=right|13,5|| align=right|2,666|| align=right|0,112|| align=right|0,41|| align=right|4,353||MBA||8. září 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(10741)||1988 SF3|| align=right|13,3|| align=right|2,577|| align=right|0,095|| align=right|16,03|| align=right|4,137||MBA||16. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(10742)||1988 VK2|| align=right|13,5|| align=right|2,552|| align=right|0,136|| align=right|7,49|| align=right|4,075||MBA||7. listopadu 1988||Okutama||T. Hioki; N. Kawasato
|-
|(10743)||1988 VS2|| align=right|13,3|| align=right|2,575|| align=right|0,192|| align=right|13,14|| align=right|4,131||MBA||12. listopadu 1988||Palomar||E. F. Helin
|-
|(10744)||1988 XO|| align=right|13,1|| align=right|2,581|| align=right|0,180|| align=right|15,88|| align=right|4,147||MBA||5. prosince 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(10745) Arnstadt||1989 AK6|| align=right|14,0|| align=right|3,164|| align=right|0,021|| align=right|8,38|| align=right|5,627||MBA||11. ledna 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(10746) Mühlhausen||1989 CE6|| align=right|13,3|| align=right|2,699|| align=right|0,160|| align=right|12,12|| align=right|4,433||MBA||10. února 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(10747) Köthen||1989 CW7|| align=right|14,7|| align=right|2,239|| align=right|0,117|| align=right|3,50|| align=right|3,349||MBA||1. února 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(10748)||1989 CE8|| align=right|13,0|| align=right|2,729|| align=right|0,095|| align=right|9,49|| align=right|4,507||MBA||8. února 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10749) Musäus||1989 GH8|| align=right|15,1|| align=right|2,405|| align=right|0,127|| align=right|3,82|| align=right|3,730||MBA||6. dubna 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(10750)||1989 PT|| align=right|14,3|| align=right|2,286|| align=right|0,124|| align=right|6,37|| align=right|3,457||MBA||9. srpna 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(10751)||1989 UV1|| align=right|13,4|| align=right|3,106|| align=right|0,228|| align=right|0,74|| align=right|5,473||MBA||29. října 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(10752)||1989 WJ1|| align=right|13,8|| align=right|2,449|| align=right|0,147|| align=right|5,95|| align=right|3,832||MBA||25. listopadu 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(10753) van der Velde||1989 WU4|| align=right|13,9|| align=right|2,715|| align=right|0,072|| align=right|3,54|| align=right|4,472||MBA||28. listopadu 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(10754)||1990 QV5|| align=right|14,5|| align=right|2,152|| align=right|0,094|| align=right|1,90|| align=right|3,157||MBA||29. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(10755)||1990 RO6|| align=right|13,7|| align=right|2,926|| align=right|0,085|| align=right|1,70|| align=right|5,004||MBA||10. září 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10756)||1990 SJ2|| align=right|14,2|| align=right|2,216|| align=right|0,165|| align=right|4,76|| align=right|3,299||MBA||17. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(10757)||1990 SF3|| align=right|13,7|| align=right|2,292|| align=right|0,065|| align=right|3,79|| align=right|3,469||MBA||18. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(10758)||1990 SM7|| align=right|15,0|| align=right|2,228|| align=right|0,099|| align=right|6,09|| align=right|3,325||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10759)||1990 SX16|| align=right|12,8|| align=right|2,975|| align=right|0,123|| align=right|10,22|| align=right|5,130||MBA||17. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(10760) Ozeki||1990 TJ3|| align=right|14,2|| align=right|2,206|| align=right|0,131|| align=right|4,74|| align=right|3,275||MBA||15. října 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10761) Lyubimets||1990 TB4|| align=right|14,1|| align=right|2,593|| align=right|0,129|| align=right|1,30|| align=right|4,174||MBA||12. října 1990||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(10762) von Laue||1990 TC4|| align=right|13,2|| align=right|3,037|| align=right|0,100|| align=right|1,44|| align=right|5,291||MBA||12. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(10763) Hlawka||1990 TH13|| align=right|12,8|| align=right|3,045|| align=right|0,107|| align=right|10,82|| align=right|5,312||MBA||12. října 1990||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(10764) Rübezahl||1990 TK13|| align=right|12,9|| align=right|3,062|| align=right|0,106|| align=right|10,79|| align=right|5,357||MBA||12. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(10765)||1990 UZ|| align=right|11,7|| align=right|3,017|| align=right|0,120|| align=right|11,34|| align=right|5,240||MBA||20. října 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|(10766)||1990 UB1|| align=right|12,0|| align=right|3,143|| align=right|0,155|| align=right|14,79|| align=right|5,571||MBA||20. října 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|(10767) Toyomasu||1990 UF1|| align=right|13,7|| align=right|2,223|| align=right|0,151|| align=right|4,48|| align=right|3,315||MBA||22. října 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10768) Sarutahiko||1990 UZ1|| align=right|14,9|| align=right|2,206|| align=right|0,160|| align=right|4,44|| align=right|3,276||MBA||21. října 1990||Oohira||T. Urata
|-
|(10769) Minas Gerais||1990 UJ5|| align=right|12,7|| align=right|3,077|| align=right|0,084|| align=right|9,50|| align=right|5,396||MBA||16. října 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10770) Belo Horizonte||1990 VU5|| align=right|13,4|| align=right|3,071|| align=right|0,102|| align=right|9,45|| align=right|5,381||MBA||15. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10771) Ouro Prêto||1990 VK6|| align=right|13,0|| align=right|3,027|| align=right|0,195|| align=right|12,17|| align=right|5,266||MBA||15. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10772)||1990 YM|| align=right|12,7|| align=right|2,390|| align=right|0,251|| align=right|24,38|| align=right|3,695||MBA||23. prosince 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(10773)||1991 AK2|| align=right|13,5|| align=right|3,205|| align=right|0,070|| align=right|21,12|| align=right|5,737||MBA||7. ledna 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(10774) Eisenach||1991 AS2|| align=right|14,6|| align=right|2,399|| align=right|0,166|| align=right|4,83|| align=right|3,715||MBA||15. ledna 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(10775) Leipzig||1991 AV2|| align=right|14,6|| align=right|2,419|| align=right|0,145|| align=right|1,57|| align=right|3,761||MBA||15. ledna 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(10776)||1991 CP1|| align=right|14,2|| align=right|2,432|| align=right|0,130|| align=right|5,10|| align=right|3,793||MBA||12. února 1991||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(10777)||1991 EB5|| align=right|14,5|| align=right|2,375|| align=right|0,105|| align=right|6,59|| align=right|3,659||MBA||13. března 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10778) Marcks||1991 GN10|| align=right|14,6|| align=right|2,272|| align=right|0,183|| align=right|4,78|| align=right|3,424||MBA||9. dubna 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(10779)||1991 LW|| align=right|13,6|| align=right|2,571|| align=right|0,180|| align=right|12,14|| align=right|4,123||MBA||14. června 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(10780) Apollinaire||1991 PB2|| align=right|14,8|| align=right|2,617|| align=right|0,197|| align=right|6,37|| align=right|4,233||MBA||2. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10781) Ritter||1991 PV31|| align=right|13,9|| align=right|2,639|| align=right|0,123|| align=right|5,47|| align=right|4,285||MBA||6. srpna 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(10782) Hittmair||1991 RH4|| align=right|15,3|| align=right|2,219|| align=right|0,151|| align=right|4,04|| align=right|3,304||MBA||12. září 1991||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(10783)||1991 RB9|| align=right|13,9|| align=right|2,865|| align=right|0,066|| align=right|1,96|| align=right|4,849||MBA||11. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(10784) Noailles||1991 RQ11|| align=right|13,4|| align=right|2,624|| align=right|0,041|| align=right|15,93|| align=right|4,250||MBA||4. září 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10785) Dejaiffe||1991 RD12|| align=right|13,5|| align=right|2,834|| align=right|0,120|| align=right|3,35|| align=right|4,770||MBA||4. září 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10786) Robertmayer||1991 TC3|| align=right|15,4|| align=right|2,214|| align=right|0,066|| align=right|3,45|| align=right|3,293||MBA||7. října 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(10787) Ottoburkard||1991 TL3|| align=right|14,0|| align=right|3,111|| align=right|0,120|| align=right|5,03|| align=right|5,487||MBA||4. října 1991||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(10788)||1991 UC|| align=right|13,0|| align=right|2,872|| align=right|0,037|| align=right|1,07|| align=right|4,866||MBA||18. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(10789) Mikeread||1991 VL10|| align=right|13,8|| align=right|2,908|| align=right|0,088|| align=right|2,19|| align=right|4,959||MBA||5. listopadu 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(10790)||1991 XS|| align=right|13,1|| align=right|3,025|| align=right|0,140|| align=right|9,96|| align=right|5,261||MBA||5. prosince 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(10791)||1992 CS|| align=right|12,7|| align=right|3,236|| align=right|0,077|| align=right|23,55|| align=right|5,821||MBA||8. února 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(10792) Ecuador||1992 CQ2|| align=right|12,7|| align=right|3,070|| align=right|0,088|| align=right|10,26|| align=right|5,379||MBA||2. února 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10793) Quito||1992 CU2|| align=right|12,6|| align=right|3,171|| align=right|0,085|| align=right|8,10|| align=right|5,645||MBA||2. února 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10794)||1992 DW5|| align=right|13,1|| align=right|3,215|| align=right|0,209|| align=right|1,93|| align=right|5,763||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(10795)||1992 EB5|| align=right|12,0|| align=right|3,215|| align=right|0,040|| align=right|22,51|| align=right|5,764||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(10796)||1992 EB8|| align=right|15,0|| align=right|2,183|| align=right|0,122|| align=right|1,22|| align=right|3,225||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(10797) Guatemala||1992 GO4|| align=right|15,0|| align=right|2,272|| align=right|0,119|| align=right|2,71|| align=right|3,424||MBA||4. dubna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10798)||1992 LK|| align=right|14,3|| align=right|2,293|| align=right|0,228|| align=right|6,47|| align=right|3,471||MBA||3. června 1992||Palomar||G. J. Leonard
|-
|(10799) Yucatán||1992 OY2|| align=right|13,9|| align=right|2,461|| align=right|0,195|| align=right|4,58|| align=right|3,861||MBA||26. července 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10800)||1992 OM8|| align=right|14,6|| align=right|2,550|| align=right|0,070|| align=right|0,89|| align=right|4,073||MBA||22. července 1992||La Silla||H. Debehogne; Lopez G.; A.
|-
|(10801) Lüneburg||1992 SK26|| align=right|14,4|| align=right|2,542|| align=right|0,162|| align=right|4,55|| align=right|4,051||MBA||23. září 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(10802) Masamifuruya||1992 UL6|| align=right|13,6|| align=right|2,736|| align=right|0,183|| align=right|6,32|| align=right|4,524||MBA||28. října 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10803)||1992 UK9|| align=right|14,0|| align=right|2,629|| align=right|0,035|| align=right|3,98|| align=right|4,263||MBA||21. října 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(10804) Amenouzume||1992 WN3|| align=right|13,3|| align=right|2,762|| align=right|0,222|| align=right|9,61|| align=right|4,590||MBA||23. listopadu 1992||Oohira||T. Urata
|-
|(10805) Iwano||1992 WG5|| align=right|12,9|| align=right|2,709|| align=right|0,115|| align=right|14,16|| align=right|4,458||MBA||18. listopadu 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10806) Mexico||1993 FA2|| align=right|13,1|| align=right|3,189|| align=right|0,110|| align=right|6,17|| align=right|5,695||MBA||23. března 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(10807) Uggarde||1993 FT4|| align=right|13,2|| align=right|3,162|| align=right|0,141|| align=right|2,65|| align=right|5,622||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10808) Digerrojr||1993 FT5|| align=right|13,0|| align=right|3,058|| align=right|0,047|| align=right|9,87|| align=right|5,346||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10809) Majsterrojr||1993 FS14|| align=right|12,6|| align=right|3,156|| align=right|0,166|| align=right|6,44|| align=right|5,605||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10810) Lejsturojr||1993 FL15|| align=right|13,0|| align=right|3,041|| align=right|0,125|| align=right|4,12|| align=right|5,301||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10811)||1993 FM19|| align=right|12,6|| align=right|2,927|| align=right|0,226|| align=right|7,19|| align=right|5,007||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10812) Grötlingbo||1993 FZ25|| align=right|13,3|| align=right|3,033|| align=right|0,113|| align=right|1,86|| align=right|5,282||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10813) Mästerby||1993 FE31|| align=right|12,0|| align=right|3,210|| align=right|0,051|| align=right|21,67|| align=right|5,750||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10814)||1993 FW31|| align=right|12,1|| align=right|3,176|| align=right|0,090|| align=right|10,98|| align=right|5,658||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10815)||1993 FU32|| align=right|14,5|| align=right|3,133|| align=right|0,158|| align=right|3,27|| align=right|5,543||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10816)||1993 FZ35|| align=right|13,4|| align=right|3,141|| align=right|0,139|| align=right|2,65|| align=right|5,566||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10817)||1993 FR44|| align=right|12,3|| align=right|3,118|| align=right|0,133|| align=right|4,20|| align=right|5,506||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10818)||1993 FK81|| align=right|13,1|| align=right|3,052|| align=right|0,040|| align=right|9,99|| align=right|5,332||MBA||18. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10819) Mahakala||1993 HG|| align=right|13,6|| align=right|3,143|| align=right|0,142|| align=right|1,38|| align=right|5,572||MBA||19. dubna 1993||U.S. Naval||J. DeYoung
|-
|(10820) Offenbach||1993 QN4|| align=right|14,4|| align=right|2,380|| align=right|0,199|| align=right|6,30|| align=right|3,671||MBA||18. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(10821) Kimuratakeshi||1993 SZ|| align=right|14,3|| align=right|2,271|| align=right|0,156|| align=right|3,10|| align=right|3,421||MBA||16. září 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10822) Yasunori||1993 SK1|| align=right|13,7|| align=right|2,259|| align=right|0,085|| align=right|2,49|| align=right|3,394||MBA||16. září 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10823) Sakaguchi||1993 SM1|| align=right|14,5|| align=right|2,298|| align=right|0,161|| align=right|4,46|| align=right|3,483||MBA||16. září 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10824)||1993 SW3|| align=right|14,3|| align=right|2,236|| align=right|0,201|| align=right|6,22|| align=right|3,342||MBA||24. září 1993||Siding Spring||G. J. Garradd
|-
|(10825) Augusthermann||1993 SF4|| align=right|14,3|| align=right|2,273|| align=right|0,132|| align=right|6,77|| align=right|3,425||MBA||18. září 1993||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(10826)||1993 SK16|| align=right|13,2|| align=right|2,275|| align=right|0,150|| align=right|7,66|| align=right|3,431||MBA||19. září 1993||Palomar||H. E. Holt
|-
|(10827) Doikazunori||1993 TC3|| align=right|14,8|| align=right|2,212|| align=right|0,207|| align=right|2,40|| align=right|3,289||MBA||11. října 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10828) Tomjones||1993 TE5|| align=right|14,4|| align=right|2,199|| align=right|0,227|| align=right|2,97|| align=right|3,261||MBA||8. října 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(10829)||1993 UU|| align=right|14,0|| align=right|2,262|| align=right|0,198|| align=right|7,85|| align=right|3,402||MBA||22. října 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(10830) Desforges||1993 UT6|| align=right|13,7|| align=right|2,661|| align=right|0,178|| align=right|11,14|| align=right|4,339||MBA||20. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10831) Takamagahara||1993 VM2|| align=right|15,0|| align=right|2,596|| align=right|0,230|| align=right|1,40|| align=right|4,182||MBA||15. listopadu 1993||Oohira||T. Urata
|-
|(10832) Hazamashigetomi||1993 VN2|| align=right|15,0|| align=right|2,312|| align=right|0,166|| align=right|2,81|| align=right|3,516||MBA||15. listopadu 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10833)||1993 VJ4|| align=right|14,9|| align=right|2,249|| align=right|0,197|| align=right|2,60|| align=right|3,373||MBA||11. listopadu 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(10834) Zembsch-Schreve||1993 VU5|| align=right|14,1|| align=right|2,325|| align=right|0,067|| align=right|5,74|| align=right|3,545||MBA||8. listopadu 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(10835) Fröbel||1993 VB8|| align=right|15,0|| align=right|2,310|| align=right|0,072|| align=right|7,06|| align=right|3,510||MBA||12. listopadu 1993||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(10836)||1994 CS2|| align=right|13,0|| align=right|2,581|| align=right|0,089|| align=right|14,88|| align=right|4,147||MBA||14. února 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10837)||1994 EJ1|| align=right|12,4|| align=right|2,663|| align=right|0,070|| align=right|21,83|| align=right|4,346||MBA||6. března 1994||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(10838) Lebon||1994 EH7|| align=right|13,8|| align=right|2,640|| align=right|0,168|| align=right|12,83|| align=right|4,289||MBA||9. března 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(10839) Hufeland||1994 GY9|| align=right|14,3|| align=right|2,699|| align=right|0,214|| align=right|10,43|| align=right|4,432||MBA||3. dubna 1994||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(10840)||1994 LR|| align=right|12,2|| align=right|3,079|| align=right|0,050|| align=right|12,66|| align=right|5,402||MBA||1. června 1994||Kiyosato||A. Sugie
|-
|(10841)||1994 PP1|| align=right|15,2|| align=right|1,939|| align=right|0,055|| align=right|23,40|| align=right|2,700||MBA||12. srpna 1994||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(10842)||1994 UY1|| align=right|15,4|| align=right|2,197|| align=right|0,147|| align=right|3,48|| align=right|3,256||MBA||31. října 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(10843)||1994 YF2|| align=right|14,1|| align=right|2,283|| align=right|0,127|| align=right|4,05|| align=right|3,450||MBA||30. prosince 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(10844)||1995 AG|| align=right|14,3|| align=right|2,219|| align=right|0,060|| align=right|3,39|| align=right|3,305||MBA||2. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10845)||1995 AA1|| align=right|14,6|| align=right|2,270|| align=right|0,091|| align=right|5,92|| align=right|3,420||MBA||6. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10846)||1995 AW2|| align=right|14,0|| align=right|2,272|| align=right|0,115|| align=right|5,40|| align=right|3,425||MBA||2. ledna 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(10847) Koch||1995 AV4|| align=right|12,8|| align=right|2,983|| align=right|0,088|| align=right|8,95|| align=right|5,152||MBA||5. ledna 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(10848)||1995 BD1|| align=right|14,5|| align=right|2,255|| align=right|0,154|| align=right|4,16|| align=right|3,386||MBA||25. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10849)||1995 BO1|| align=right|13,9|| align=right|2,247|| align=right|0,078|| align=right|3,62|| align=right|3,368||MBA||25. ledna 1995||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(10850) Denso||1995 BU4|| align=right|15,7|| align=right|2,212|| align=right|0,191|| align=right|8,39|| align=right|3,290||MBA||26. ledna 1995||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(10851)||1995 CE|| align=right|14,2|| align=right|2,300|| align=right|0,115|| align=right|5,40|| align=right|3,488||MBA||1. února 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10852)||1995 CK|| align=right|14,3|| align=right|2,338|| align=right|0,089|| align=right|7,46|| align=right|3,574||MBA||1. února 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10853)||1995 CW|| align=right|14,6|| align=right|2,312|| align=right|0,069|| align=right|6,86|| align=right|3,516||MBA||6. února 1995||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(10854)||1995 DO1|| align=right|14,2|| align=right|2,428|| align=right|0,186|| align=right|4,86|| align=right|3,783||MBA||22. února 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10855)||1995 DR1|| align=right|13,9|| align=right|2,351|| align=right|0,066|| align=right|8,39|| align=right|3,604||MBA||26. února 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10856) Bechstein||1995 EG8|| align=right|12,7|| align=right|3,165|| align=right|0,243|| align=right|25,95|| align=right|5,630||MBA||4. března 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(10857) Blüthner||1995 EZ8|| align=right|14,4|| align=right|2,385|| align=right|0,164|| align=right|2,55|| align=right|3,682||MBA||5. března 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(10858)||1995 FT|| align=right|14,5|| align=right|2,436|| align=right|0,144|| align=right|3,59|| align=right|3,800||MBA||28. března 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10859)||1995 GJ7|| align=right|13,0|| align=right|2,661|| align=right|0,155|| align=right|9,21|| align=right|4,340||MBA||1. dubna 1995||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(10860)||1995 LE|| align=right|17,3|| align=right|2,581|| align=right|0,573|| align=right|4,15|| align=right|4,147||AMR||3. června 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(10861) Ciske||1995 MG1|| align=right|13,5|| align=right|2,715|| align=right|0,294|| align=right|9,02|| align=right|4,474||MBA||22. června 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(10862)||1995 QE2|| align=right|13,6|| align=right|3,043|| align=right|0,232|| align=right|22,65|| align=right|5,306||MBA||26. srpna 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(10863) Oye||1995 QJ3|| align=right|13,7|| align=right|2,938|| align=right|0,076|| align=right|13,38|| align=right|5,034||MBA||31. srpna 1995||Haleakala||AMOS
|-
|(10864) Yamagatashi||1995 QS3|| align=right|11,8|| align=right|3,171|| align=right|0,123|| align=right|12,37|| align=right|5,647||MBA||31. srpna 1995||Nanyo||T. Okuni
|-
|(10865) Thelmaruby||1995 SO33|| align=right|12,9|| align=right|3,086|| align=right|0,113|| align=right|0,98|| align=right|5,420||MBA||21. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(10866) Peru||1996 NB4|| align=right|14,4|| align=right|2,431|| align=right|0,125|| align=right|2,48|| align=right|3,790||MBA||14. července 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10867) Lima||1996 NX4|| align=right|14,1|| align=right|2,650|| align=right|0,026|| align=right|5,60|| align=right|4,313||MBA||14. července 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10868)||1996 RF5|| align=right|14,3|| align=right|2,314|| align=right|0,128|| align=right|7,17|| align=right|3,519||MBA||3. září 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(10869)||1996 SJ4|| align=right|14,6|| align=right|2,232|| align=right|0,201|| align=right|5,07|| align=right|3,335||MBA||21. září 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(10870) Gwendolen||1996 SY4|| align=right|15,2|| align=right|2,401|| align=right|0,206|| align=right|2,98|| align=right|3,721||MBA||25. září 1996||Dominion||G. C. L. Aikman
|-
|(10871)||1996 TG7|| align=right|14,3|| align=right|2,430|| align=right|0,199|| align=right|2,60|| align=right|3,788||MBA||5. října 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(10872) Vaculík||1996 TJ9|| align=right|15,2|| align=right|2,541|| align=right|0,085|| align=right|2,88|| align=right|4,051||MBA||12. října 1996||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(10873)||1996 TF11|| align=right|14,3|| align=right|2,413|| align=right|0,212|| align=right|2,33|| align=right|3,747||MBA||11. října 1996||Kitami||K. Endate
|-
|(10874) Locatelli||1996 TN19|| align=right|15,2|| align=right|2,370|| align=right|0,204|| align=right|0,67|| align=right|3,649||MBA||4. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(10875) Veracini||1996 TG28|| align=right|14,5|| align=right|2,738|| align=right|0,212|| align=right|9,85|| align=right|4,529||MBA||7. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(10876)||1996 UB|| align=right|13,3|| align=right|2,869|| align=right|0,015|| align=right|1,01|| align=right|4,860||MBA||16. října 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10877)||1996 UR|| align=right|13,4|| align=right|2,691|| align=right|0,164|| align=right|5,88|| align=right|4,414||MBA||16. října 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(10878) Moriyama||1996 VV|| align=right|13,8|| align=right|2,522|| align=right|0,139|| align=right|4,14|| align=right|4,004||MBA||3. listopadu 1996||Moriyama||Y. Ikari
|-
|(10879)||1996 VM3|| align=right|13,3|| align=right|2,916|| align=right|0,070|| align=right|1,19|| align=right|4,978||MBA||6. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10880)||1996 VN4|| align=right|13,8|| align=right|2,936|| align=right|0,039|| align=right|1,19|| align=right|5,030||MBA||6. listopadu 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(10881)||1996 VA5|| align=right|13,8|| align=right|2,573|| align=right|0,153|| align=right|11,82|| align=right|4,127||MBA||4. listopadu 1996||Oohira||T. Urata
|-
|(10882) Shinonaga||1996 VG5|| align=right|13,2|| align=right|2,760|| align=right|0,149|| align=right|5,41|| align=right|4,585||MBA||3. listopadu 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10883)||1996 VU5|| align=right|13,2|| align=right|3,131|| align=right|0,175|| align=right|2,22|| align=right|5,538||MBA||14. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10884) Tsuboimasaki||1996 VD9|| align=right|13,3|| align=right|2,621|| align=right|0,122|| align=right|4,07|| align=right|4,242||MBA||7. listopadu 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10885) Horimasato||1996 VE9|| align=right|12,0|| align=right|3,009|| align=right|0,043|| align=right|11,00|| align=right|5,219||MBA||7. listopadu 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10886)||1996 VR30|| align=right|12,4|| align=right|3,176|| align=right|0,024|| align=right|6,65|| align=right|5,660||MBA||10. listopadu 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(10887)||1996 XU25|| align=right|13,5|| align=right|2,892|| align=right|0,065|| align=right|1,82|| align=right|4,917||MBA||12. prosince 1996||Oohira||T. Urata
|-
|(10888) Yamatano-orochi||1996 XT30|| align=right|12,6|| align=right|3,180|| align=right|0,090|| align=right|18,17|| align=right|5,670||MBA||6. prosince 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(10889)||1997 AO1|| align=right|11,5|| align=right|3,948|| align=right|0,069|| align=right|5,18|| align=right|7,845||HLD||2. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10890)||1997 AY2|| align=right|12,5|| align=right|3,159|| align=right|0,237|| align=right|10,45|| align=right|5,613||MBA||4. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10891) Fink||1997 QR3|| align=right|15,9|| align=right|2,291|| align=right|0,125|| align=right|5,09|| align=right|3,468||MBA||30. srpna 1997||Caussols||ODAS
|-
|(10892)||1997 SX2|| align=right|14,7|| align=right|2,259|| align=right|0,150|| align=right|3,49|| align=right|3,395||MBA||23. září 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(10893)||1997 SB10|| align=right|13,6|| align=right|2,564|| align=right|0,164|| align=right|4,37|| align=right|4,105||MBA||19. září 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(10894) Nakai||1997 SE30|| align=right|13,4|| align=right|3,068|| align=right|0,219|| align=right|1,97|| align=right|5,373||MBA||30. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(10895) Aynrand||1997 TC18|| align=right|13,6|| align=right|2,265|| align=right|0,074|| align=right|5,15|| align=right|3,407||MBA||11. října 1997||Rand||G. R. Viscome
|-
|(10896)||1997 UZ14|| align=right|14,6|| align=right|2,352|| align=right|0,132|| align=right|4,35|| align=right|3,607||MBA||26. října 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(10897)||1997 VW3|| align=right|13,2|| align=right|2,843|| align=right|0,088|| align=right|2,53|| align=right|4,794||MBA||7. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10898)||1997 WJ2|| align=right|14,5|| align=right|2,288|| align=right|0,050|| align=right|3,91|| align=right|3,459||MBA||23. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10899)||1997 WN13|| align=right|14,9|| align=right|2,355|| align=right|0,178|| align=right|1,98|| align=right|3,614||MBA||24. listopadu 1997||Gekko||T. Kagawa; T. Urata
|-
|(10900)||1997 WF21|| align=right|14,3|| align=right|2,420|| align=right|0,173|| align=right|3,35|| align=right|3,764||MBA||30. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10901)||1997 WS21|| align=right|15,1|| align=right|2,219|| align=right|0,121|| align=right|2,88|| align=right|3,305||MBA||30. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10902)||1997 WB22|| align=right|13,3|| align=right|2,315|| align=right|0,092|| align=right|9,32|| align=right|3,523||MBA||25. listopadu 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(10903)||1997 WA30|| align=right|13,6|| align=right|2,635|| align=right|0,161|| align=right|11,77|| align=right|4,278||MBA||24. listopadu 1997||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(10904)||1997 WR31|| align=right|14,5|| align=right|2,406|| align=right|0,149|| align=right|1,33|| align=right|3,731||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(10905)||1997 WB38|| align=right|14,5|| align=right|2,174|| align=right|0,128|| align=right|2,44|| align=right|3,204||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(10906)||1997 WO44|| align=right|14,1|| align=right|2,540|| align=right|0,194|| align=right|5,39|| align=right|4,047||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(10907) Savalle||1997 XG5|| align=right|14,1|| align=right|2,831|| align=right|0,090|| align=right|2,15|| align=right|4,762||MBA||6. prosince 1997||Caussols||ODAS
|-
|(10908) Kallestroetzel||1997 XH9|| align=right|13,2|| align=right|3,046|| align=right|0,185|| align=right|3,57|| align=right|5,316||MBA||7. prosince 1997||Caussols||ODAS
|-
|(10909)||1997 XB10|| align=right|13,5|| align=right|2,350|| align=right|0,139|| align=right|12,90|| align=right|3,602||MBA||5. prosince 1997||Dynic||A. Sugie
|-
|(10910)||1997 YX|| align=right|14,2|| align=right|2,533|| align=right|0,159|| align=right|1,97|| align=right|4,031||MBA||20. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10911)||1997 YC1|| align=right|14,1|| align=right|2,368|| align=right|0,215|| align=right|3,65|| align=right|3,642||MBA||19. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(10912)||1997 YW5|| align=right|13,2|| align=right|2,800|| align=right|0,098|| align=right|6,10|| align=right|4,684||MBA||25. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10913)||1997 YE14|| align=right|13,1|| align=right|2,794|| align=right|0,131|| align=right|8,19|| align=right|4,670||MBA||31. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10914) Tucker||1997 YQ14|| align=right|14,0|| align=right|3,173|| align=right|0,142|| align=right|0,56|| align=right|5,652||MBA||31. prosince 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(10915)||1997 YU16|| align=right|14,2|| align=right|2,628|| align=right|0,020|| align=right|3,02|| align=right|4,260||MBA||29. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(10916)||1997 YB17|| align=right|13,1|| align=right|2,886|| align=right|0,019|| align=right|0,95|| align=right|4,902||MBA||31. prosince 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(10917)||1998 AN|| align=right|12,9|| align=right|2,771|| align=right|0,087|| align=right|4,56|| align=right|4,612||MBA||5. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10918) Kodaly||1998 AS1|| align=right|13,7|| align=right|3,107|| align=right|0,146|| align=right|2,92|| align=right|5,477||MBA||1. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(10919)||1998 AQ8|| align=right|13,8|| align=right|2,818|| align=right|0,023|| align=right|4,25|| align=right|4,730||MBA||10. ledna 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(10920)||1998 BC1|| align=right|12,5|| align=right|3,180|| align=right|0,147|| align=right|0,30|| align=right|5,671||MBA||19. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10921) Romanozen||1998 BC2|| align=right|14,6|| align=right|2,251|| align=right|0,163|| align=right|4,85|| align=right|3,377||MBA||17. ledna 1998||Dossobuono||Madonna di Dossobuono
|-
|(10922)||1998 BG2|| align=right|13,7|| align=right|2,213|| align=right|0,185|| align=right|1,20|| align=right|3,291||MBA||20. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(10923)||1998 BM12|| align=right|13,5|| align=right|3,088|| align=right|0,174|| align=right|0,45|| align=right|5,424||MBA||23. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(10924) Mariagriffin||1998 BU25|| align=right|12,7|| align=right|3,043|| align=right|0,052|| align=right|10,61|| align=right|5,308||MBA||29. ledna 1998||Cocoa||I. P. Griffin
|-
|(10925) Ventoux||1998 BK30|| align=right|13,9|| align=right|2,620|| align=right|0,061|| align=right|2,48|| align=right|4,240||MBA||28. ledna 1998||Bedoin||P. Antonini
|-
|(10926)||1998 BF41|| align=right|13,5|| align=right|3,075|| align=right|0,167|| align=right|2,72|| align=right|5,391||MBA||25. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(10927) Vaucluse||1998 BB42|| align=right|13,6|| align=right|2,601|| align=right|0,132|| align=right|6,71|| align=right|4,195||MBA||29. ledna 1998||Blauvac||R. Roy
|-
|(10928) Caprara||1998 BW43|| align=right|13,3|| align=right|2,782|| align=right|0,224|| align=right|8,69|| align=right|4,639||MBA||25. ledna 1998||Cima Ekar||M. Tombelli; G. Forti
|-
|(10929) Chenfangyun||1998 CF1|| align=right|13,2|| align=right|3,154|| align=right|0,112|| align=right|1,54|| align=right|5,601||MBA||1. února 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(10930) Jinyong||1998 CR2|| align=right|12,9|| align=right|3,054|| align=right|0,101|| align=right|10,24|| align=right|5,338||MBA||6. února 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(10931) Ceccano||1998 DA|| align=right|13,4|| align=right|2,693|| align=right|0,054|| align=right|6,33|| align=right|4,419||MBA||16. února 1998||Ceccano||G. Masi
|-
|(10932) Rebentrost||1998 DL1|| align=right|13,7|| align=right|2,433|| align=right|0,161|| align=right|12,69|| align=right|3,795||MBA||18. února 1998||Drebach||G. Lehmann
|-
|(10933)||1998 DC24|| align=right|13,3|| align=right|2,676|| align=right|0,245|| align=right|13,69|| align=right|4,376||MBA||17. února 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(10934) Pauldelvaux||1998 DN34|| align=right|12,9|| align=right|3,212|| align=right|0,069|| align=right|3,53|| align=right|5,756||MBA||27. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10935)||1998 EC|| align=right|12,9|| align=right|2,541|| align=right|0,202|| align=right|16,73|| align=right|4,050||MBA||1. března 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10936)||1998 FN11|| align=right|12,6|| align=right|2,433|| align=right|0,276|| align=right|13,81|| align=right|3,793||MBA||22. března 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(10937) Ferris||1998 QW54|| align=right|12,7|| align=right|3,220|| align=right|0,034|| align=right|4,71|| align=right|5,778||MBA||27. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(10938) Lorenzalevy||1998 SW60|| align=right|11,8|| align=right|3,225|| align=right|0,066|| align=right|21,69|| align=right|5,791||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(10939)||1999 CJ19|| align=right|13,9|| align=right|2,174|| align=right|0,139|| align=right|2,38|| align=right|3,204||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(10940)||1999 CE52|| align=right|13,6|| align=right|2,269|| align=right|0,208|| align=right|6,95|| align=right|3,418||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(10941)||1999 CD79|| align=right|13,8|| align=right|2,852|| align=right|0,050|| align=right|7,14|| align=right|4,816||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(10942)||1999 CN83|| align=right|14,0|| align=right|2,586|| align=right|0,197|| align=right|10,31|| align=right|4,157||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(10943) Brunier||1999 FY6|| align=right|15,4|| align=right|2,147|| align=right|0,174|| align=right|0,75|| align=right|3,145||MBA||20. března 1999||Caussols||ODAS
|-
|(10944)||1999 FJ26|| align=right|13,1|| align=right|2,543|| align=right|0,171|| align=right|4,28|| align=right|4,055||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(10945)||1999 GS9|| align=right|12,8|| align=right|3,062|| align=right|0,044|| align=right|10,63|| align=right|5,358||MBA||14. dubna 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(10946)||1999 HR2|| align=right|13,0|| align=right|2,855|| align=right|0,217|| align=right|15,92|| align=right|4,822||MBA||16. dubna 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(10947) Kaiserstuhl||2061 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,366|| align=right|0,179|| align=right|4,96|| align=right|3,639||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10948) Odenwald||2207 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,374|| align=right|0,049|| align=right|6,16|| align=right|3,658||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10949) Königstuhl||3066 P-L|| align=right|13,5|| align=right|2,718|| align=right|0,033|| align=right|12,64|| align=right|4,480||MBA||25. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10950)||4049 P-L|| align=right|13,5|| align=right|3,234|| align=right|0,121|| align=right|7,99|| align=right|5,815||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10951) Spessart||4050 P-L|| align=right|13,6|| align=right|2,985|| align=right|0,068|| align=right|9,62|| align=right|5,155||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10952) Vogelsberg||4152 P-L|| align=right|13,3|| align=right|2,911|| align=right|0,228|| align=right|12,78|| align=right|4,966||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10953)||4276 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,218|| align=right|0,184|| align=right|5,51|| align=right|3,302||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10954)||4545 P-L|| align=right|13,6|| align=right|2,947|| align=right|0,026|| align=right|1,39|| align=right|5,059||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10955)||5011 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,721|| align=right|0,027|| align=right|5,18|| align=right|4,488||MBA||22. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10956) Vosges||5023 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,353|| align=right|0,119|| align=right|6,54|| align=right|3,609||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10957) Alps||6068 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,973|| align=right|0,110|| align=right|5,04|| align=right|5,126||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10958) Mont Blanc||6188 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,233|| align=right|0,113|| align=right|2,20|| align=right|3,337||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10959) Appennino||6579 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,377|| align=right|0,090|| align=right|3,16|| align=right|3,663||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10960) Gran Sasso||6580 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,226|| align=right|0,099|| align=right|3,93|| align=right|3,320||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10961) Buysballot||6809 P-L|| align=right|16,5|| align=right|2,217|| align=right|0,127|| align=right|1,02|| align=right|3,301||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10962) Sonnenborgh||9530 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,383|| align=right|0,166|| align=right|9,71|| align=right|3,679||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10963) van der Brugge||2088 T-1|| align=right|13,7|| align=right|3,101|| align=right|0,073|| align=right|10,36|| align=right|5,459||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10964)||3216 T-1|| align=right|14,4|| align=right|2,760|| align=right|0,029|| align=right|2,14|| align=right|4,585||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10965) van Leverink||3297 T-1|| align=right|13,7|| align=right|3,112|| align=right|0,128|| align=right|2,08|| align=right|5,488||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10966)||3308 T-1|| align=right|14,1|| align=right|3,129|| align=right|0,108|| align=right|1,42|| align=right|5,535||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10967)||4349 T-1|| align=right|13,3|| align=right|2,768|| align=right|0,312|| align=right|9,00|| align=right|4,605||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10968)||4393 T-1|| align=right|14,3|| align=right|3,120|| align=right|0,123|| align=right|2,44|| align=right|5,511||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10969)||4827 T-1|| align=right|13,3|| align=right|2,798|| align=right|0,154|| align=right|8,63|| align=right|4,681||MBA||13. května 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10970)||1079 T-2|| align=right|13,7|| align=right|2,720|| align=right|0,134|| align=right|1,88|| align=right|4,484||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10971)||1179 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,449|| align=right|0,163|| align=right|1,77|| align=right|3,832||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10972)||1188 T-2|| align=right|14,1|| align=right|2,450|| align=right|0,095|| align=right|2,33|| align=right|3,834||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10973)||1210 T-2|| align=right|14,1|| align=right|2,243|| align=right|0,078|| align=right|3,56|| align=right|3,358||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10974) Carolalbert||2225 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,459|| align=right|0,134|| align=right|2,17|| align=right|3,855||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10975)||2246 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,709|| align=right|0,205|| align=right|3,73|| align=right|4,458||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10976)||2287 T-2|| align=right|14,2|| align=right|2,738|| align=right|0,025|| align=right|6,14|| align=right|4,530||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10977)||3177 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,238|| align=right|0,024|| align=right|1,39|| align=right|3,347||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10978)||4095 T-2|| align=right|13,9|| align=right|3,090|| align=right|0,131|| align=right|15,56|| align=right|5,431||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10979) Fristephenson||4171 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,458|| align=right|0,083|| align=right|5,56|| align=right|3,852||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10980)||4294 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,256|| align=right|0,121|| align=right|2,86|| align=right|3,389||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10981)||1148 T-3|| align=right|13,6|| align=right|2,793|| align=right|0,245|| align=right|6,19|| align=right|4,666||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10982)||2672 T-3|| align=right|13,6|| align=right|3,198|| align=right|0,279|| align=right|13,18|| align=right|5,719||MBA||11. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10983)||3196 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,424|| align=right|0,190|| align=right|2,35|| align=right|3,773||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10984)||3507 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,169|| align=right|0,328|| align=right|5,89|| align=right|3,195||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10985)||4017 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,192|| align=right|0,052|| align=right|5,35|| align=right|3,246||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10986)||4313 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,228|| align=right|0,127|| align=right|2,96|| align=right|3,324||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10987)||1967 US|| align=right|13,4|| align=right|2,407|| align=right|0,168|| align=right|7,40|| align=right|3,733||MBA||30. října 1967||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(10988)||1968 OL|| align=right|14,3|| align=right|2,280|| align=right|0,260|| align=right|24,06|| align=right|3,442||MBA||28. července 1968||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(10989) Dolios||1973 SL1|| align=right|11,4|| align=right|5,161|| align=right|0,087|| align=right|10,59|| align=right|11,73||JUT||19. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10990) Okunev||1973 SF6|| align=right|14,5|| align=right|2,215|| align=right|0,199|| align=right|6,20|| align=right|3,295||MBA||28. září 1973||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(10991) Dulov||1974 RY1|| align=right|14,4|| align=right|2,354|| align=right|0,229|| align=right|2,74|| align=right|3,612||MBA||14. září 1974||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(10992)||1974 SF|| align=right|14,9|| align=right|2,364|| align=right|0,243|| align=right|4,96|| align=right|3,633||MBA||19. září 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(10993)||1975 XF|| align=right|14,8|| align=right|2,318|| align=right|0,200|| align=right|6,43|| align=right|3,528||MBA||1. prosince 1975||Cerro El Roble||C. Torres; S. Barros
|-
|(10994)||1978 EU9|| align=right|13,2|| align=right|2,906|| align=right|0,004|| align=right|2,44|| align=right|4,952||MBA||15. března 1978||Palomar||S. J. Bus
|-
|(10995)||1978 NS|| align=right|14,2|| align=right|3,020|| align=right|0,212|| align=right|0,45|| align=right|5,247||MBA||10. července 1978||Palomar||E. F. Helin; E. M. Shoemaker
|-
|(10996)||1978 NX7|| align=right|13,0|| align=right|3,212|| align=right|0,119|| align=right|5,39|| align=right|5,756||MBA||7. července 1978||Palomar||S. J. Bus
|-
|(10997) Gahm||1978 RX7|| align=right|13,7|| align=right|2,618|| align=right|0,209|| align=right|5,87|| align=right|4,236||MBA||2. září 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(10998)||1978 UN4|| align=right|13,1|| align=right|3,110|| align=right|0,084|| align=right|13,96|| align=right|5,483||MBA||27. října 1978||Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(10999)||1978 VC6|| align=right|14,0|| align=right|2,635|| align=right|0,339|| align=right|9,57|| align=right|4,277||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(11000)||1978 VE6|| align=right|15,4|| align=right|2,395|| align=right|0,189|| align=right|1,74|| align=right|3,705||MBA||6. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
AMR – Amorova skupina,
APL – Apollonova skupina,
CNT – skupina kentaurů,
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu,
PHA – potenciálně nebezpečná planetka.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek